A lista dos participantes de todas as edições do  (BBB) reúne todos os indivíduos que participaram do programa, um reality show transmitido pela TV Globo, entre sua primeira edição, em 2002, até a mais recente edição, em 2022. O programa é transmitido sobre diferentes nomes em mais de quarenta países, com a distribuição autorizada pela Endemol. A versão brasileira foi criada em 2002 e tem sido realizada anualmente entre janeiro e março/abril, com exceção da segunda temporada, a qual foi disputada no meio do ano. Sua primeira edição começou com os apresentadores Pedro Bial e Marisa Orth, posteriormente sendo apresentada apenas por Bial, até este ser substituído por Tiago Leifert em 2017. No reality show, os participantes são confinados em uma casa cenográfica, sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia, sem conexão com o mundo exterior. Dois dos principais objetivos são proporcionar ao telespectador personagens de "herói" e "vilão" dentro do programa; e tornar estas pessoas "normais" possíveis celebridades. Como o caso de alguns participantes, que seguiram carreira na televisão ou por outro meio.

Até abril de 2022, vinte e duas edições já foram realizadas. O Big Brother Brasil revelou algumas celebridades após o término do programa. Vanessa Pascale, Juliana Alves, Grazi Massafera, Flávia Viana, Iran Gomes, Michelle Costa, Gleici Damasceno, Kaysar Dadour e Jade Picon tornaram-se atores, enquanto Sabrina Sato, Diego Gasques, Íris Stefanelli, Fernanda Keulla, Vivian Amorim, Ana Clara Lima, Ana Paula Renault e Priscila Pires tornaram-se apresentadores de televisão, Jean Wyllys seguiu carreira na política, Juliette Freire se tornou cantora e Hadson Nery tornou-se treinador de futebol. Keulla e Vivian, inclusive, tornaram-se repórteres da atração em 2018, entrevistando o público nas ruas e os participantes eliminados. Ana Clara tornou-se uma das repórteres da atração em 2019, ao lado de Fernanda e Vivian. Outros participantes seguiram as mais diversas profissões. É comum também alguns participantes posarem para revistas sensuais.

Sobre os participantes 
Os participantes do Big Brother Brasil são escolhidos pelos produtores do programa por meio de um processo de seleção que inclui uma apresentação em vídeo (alguns são escolhidos por olheiros), sendo posteriormente realizada entrevistas semifinais com os candidatos em cidades selecionadas, e uma entrevista final na cidade do Rio de Janeiro. Após as entrevistas e selecionado no jogo, os participantes são confinados em um hotel permanecendo até adentrar a casa.

Demografia
Até 2023, 371 participantes  já competiram na disputa pelo prêmio, sendo que nove participantes disputaram em duas edições. O estado de São Paulo possui o maior número de participantes da 1ª até a 23ª edição com 108 participantes. Seguido por Rio de Janeiro com 62, Minas Gerais com 36, Rio Grande do Sul com 24, Paraná com 22, Pernambuco com 17, Bahia com 16, Santa Catarina com 14, Goiás com 13, Distrito Federal com 8, Ceará e Espírito Santo com 7, Pará com 6, Paraíba com 5, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte com 4, Alagoas e Amazonas  com 3, Acre e Piauí com 2, 
Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Sergipe com apenas 1. Já os estados do Amapá e Tocantins nunca tiveram representantes até a 23ª edição. Quatro estrangeiros já participaram do programa: Sergio Tavares e Tina Calamba (Angola), do Big Brother Brasil 1 e Big Brother Brasil 23, respectivamente, Antonela Avellaneda (Argentina), do Big Brother Brasil 4, e Kaysar Dadour (Síria) do Big Brother Brasil 18.

Nota: Os participantes que entraram em duas edições foram contados apenas uma vez. Ana Clara Lima & Ayrton Lima, que participaram da 18ª edição como se fossem um único participante, também foram contados apenas uma vez.

Estatísticas
Em todas as edições do BBB, apenas uma pessoa foi retirada, Marielza de Souza (BBB5) por problemas de saúde, e nove foram expulsos: Fernando Orozco (BBB7), Daniel Echaniz (BBB12), Ana Paula Renault (BBB16), Marcos Härter (BBB17), Vanderson Brito (BBB19), Hariany Almeida (BBB19), Maria (BBB22), Antônio Cara de Sapato (BBB23) e MC Guimê (BBB23). Oito participantes desistiram voluntariamente, foram eles: Dilson Walkarez (BBB3), Leonardo Jancu (BBB9), Kleber Bambam (BBB13), Tamires Peloso (BBB15), Alan Marinho (BBB16), Lucas Penteado (BBB21), Tiago Abravanel (BBB22) e Bruno Nogueira (BBB23).

A mais jovem participante a entrar na casa foi Elane Silva (Big Brother Brasil 3), com 18 anos e 143 dias de vida, seguida por Juliana Brandão (Big Brother Brasil 5), com 18 anos e 145 dias de idade. A mais velha a entrar na casa foi Ieda Wobeto (Big Brother Brasil 17), que entrou na casa aos 70 anos de idade. Atualmente, a ex-participante mais velha é Ieda Wobeto, com  anos e a ex-participante mais jovem é Jade Picon (Big Brother Brasil 22), com  anos.

A participante mais jovem a vencer o programa foi Munik Nunes (Big Brother Brasil 16), com 19 anos de idade. O mais velho a vencer foi Marcelo Dourado (Big Brother Brasil 10), com 37 anos de idade. 

Quatro ex-participantes já faleceram: Edílson Buba, do BBB 4, o qual sofria de câncer; André Gusmão, do BBB 9, assassinado em Alumínio, interior do Estado de São Paulo, Norberto Santos, também do BBB9, vítima de câncer e Josiane Oliveira, também do BBB9, devido a um aneurisma cerebral. O ex-participante mais velho a falecer é Norberto Santos, aos  e o ex-participante mais jovem a falecer é Edílson Buba, aos , sendo também o primeiro a falecer, em novembro de 2006. Josiane Oliveira é a ex-participante com o falecimento mais recente, em setembro de 2021.

Rótulo de ex-BBB 
"Ex-BBB" é o rótulo dado aos ex-participantes do programa que, apesar de ser considerado até mesmo uma espécie de profissão, envolvendo presenças VIP em eventos e ensaios nus em revistas para adultos, carrega consigo uma dose negativa para a cerca de uma centena de ex-participantes que existiam quando o programa se encontrava na sua décima primeira edição, no ano de 2011. Dentre os inúmeros relatos dos próprios participantes, a atriz Juliana Alves afirma que foi estigmatizada por ser uma ex-BBB.

Participantes por edição 

 

 

 As informações referentes a profissão dos participantes estão de acordo com o momento em que ingressaram no programa.
 Em negrito como foi identificado pelo site e produção do programa.

Big Brother Brasil 1 

 Esta edição contou com 12 participantes.
 Kleber de Paula, do estado de São Paulo, foi o vencedor da edição, com 68% dos votos na final, superando Vanessa Pascale (21%) e André Carvalho (11%). 
 André foi o primeiro participante de todas as edições do reality show que chegou à final sem nunca ter enfrentado um paredão.    
 O participante franco-angolano Sergio foi o primeiro estrangeiro a participar do reality show. 
 Kleber foi o recordista de paredões: 4 no total. Também foi o participante mais votado na casa: 23 votos. 
 Estela foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 85% dos votos.
 Kleber de Paula (Kleber Bambam) tentou seguir a carreira de ator após vencer o reality show. Kleber integrou o elenco dos programas humorísticos A Turma do Didi e Show do Tom e também montou um grupo musical, intitulado "Bam Bam e as Pedritas". Em 2013, Kleber retornaria ao reality show Big Brother Brasil. Kleber Bambam foi candidato a deputado estadual nas eleições estaduais de 2014, pelo estado de São Paulo, no entanto acabou desistindo da candidatura antes de ir para as urnas. Em 2015, Kleber começou um novo projeto em sua carreira profissional, que foi a de ter como objetivo, se tornar um atleta de fisiculturismo. Através de muita dedicação, treinamento em academia e uma dieta balanceada, Kleber acabou transformando, com o passar do tempo, o sonho em realidade, ao se tornar de fato, um atleta de fisiculturismo.  Em 2018, Kleber ganhou mais um título de campeão, na qual ele acabou vencendo o "Campeonato Mundial de Fisiculturismo", que foi realizado na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, representando o Brasil na competição. 
 Vanessa retomou a sua carreira de atriz no mesmo ano de 2002, depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil. Seu primeiro trabalho como atriz após o reality foi na novela Sabor da Paixão, em 2002, onde interpretou a personagem Solange. Vanessa já tinha feito uma participação em Malhação 1996. Desde então, Vanessa fez vários outros trabalhos como atriz em novelas como Da Cor do Pecado e Chamas da Vida e em séries de televisão como A Grande Família e Malhação: Vidas Brasileiras (vigésima sexta temporada da série Malhação). Vanessa também atuou como apresentadora, no qual apresentou o programa educativo Livros Animados no canal Canal Futura.
 Alessandra Begliomini (Leka) desfilou pela escola de samba Vai-Vai na cidade de São Paulo em 2002. Pouco tempo depois de sair do confinamento do  Big Brother Brasil, em 2003, Leka atuou como atriz na reestreia da peça teatral "Caixa Dois", escrita pelo ator e dramaturgo Juca de Oliveira.
 Adriano Luiz foi quem criou o termo "Paredão", que é quando dois participantes (paredão duplo) ou três participantes (paredão triplo) são colocados pela dinâmica do jogo no Big Brother Brasil, para serem votados pelo público, no qual um participante é eliminado. Adriano foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2008, pelo município de Salvador, no qual acabou não sendo eleito.
 Caetano foi o participante mais velho da edição, com 40 anos.
 Estela foi a participante mais nova da edição, com 23 anos.
 Xaiane Dantas participaria da edição do especial de celebridades do reality show Hipertensão em 2002, sendo a 1ª eliminada da competição.
 Kleber de Paula voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, na qual acabou desistindo da competição, após ficar poucos dias confinado.
 André Carvalho (André Gabeh) participaria da quinta temporada do reality show Além do Peso em 2015, sendo o 3º colocado da competição.

Big Brother Brasil 2 

 Esta edição contou com 12 participantes, mesmo número que a edição anterior.
 Rodrigo Leonel, de São Paulo, foi o vencedor com 65% dos votos na final, superando Manuela Saadeh (35%).   
 Cida foi a recordista de paredões: 5 no total.
 Thyrso foi o participante mais votado na casa: 11 votos.
 Fernando foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 77% dos votos.
 Rodrigo fez uma participação especial no programa humorístico Zorra Total, que foi exibido pela TV Globo, pouco tempo depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil. Em agosto de 2007, Rodrigo chamou a atenção da mídia ao ser preso acusado de estelionato e tentativa de homicídio.  Ele foi pela detido pela polícia, após tentar forçar a entrada em uma área restrita da Festa do Peão de Barretos, no interior do estado de São Paulo, no qual foi barrado usando uma falsa credencial.  Quando foi descoberto, Rodrigo acabou atropelando um segurança, que teve ferimentos no pé e registrou queixa, no qual então foi autuado em flagrante e preso pela Delegacia Seccional de Barretos, em uma cela anexa.  Em 2008, Rodrigo foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2008, pelo município de Ribeirão Preto (interior do estado de São Paulo), no qual acabou não sendo eleito. 
 Manuela fez uma participação especial no programa humorístico Zorra Total, pouco tempo depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil. Em 2006, Manuela fez uma participação especial no seriado de televisão Minha Nada Mole Vida, que foi exibido pela TV Globo. 
 Fernando realizou muitos trabalhos como modelo em solo brasileiro, e na primeira metade do ano de 2009 (ano do fatídico acidente), ele embarcou para a Europa para trabalhar por lá. . No mesmo ano de 2002, depois de deixar o confinamento do Big Brother Brasil, Fernando assumiu um relacionamento amoroso com a atriz Danielle Winits, que acabou durando pouco tempo.   No dia 4 de julho de 2009, Fernando sofreu um grave acidente  automobilístico, que atingiu a coluna vertebral, que acabou o deixando paraplégico.    Fernando então passou por muitas cirurgias e fez muita fisioterapia, no qual ele deu um exemplo de superação, tornando-se um consagrado atleta de paracanoagem.   Em 2017, foi lançado o livro de sua biografia chamado “Inquebrável” (Editora Paralela), escrito pelo jornalista Pablo Miyazawa. 
 Cida foi a participante mais velha da edição, com 38 anos.
 Thaís foi a participante mais nova da edição, com 19 anos.

Big Brother Brasil 3 

 Esta edição contou com 15 participantes, três a mais que a edição anterior.
 Dhomini Ferreira, de Goiás, foi o vencedor com 51% dos votos na final, superando Elane Silva (49%). 
 Dilson desistiu da competição na segunda semana, tornando-se o primeiro desistente da história do reality show. Harry Grossman entrou como seu substituto. 
 Dhomini foi o recordista de paredões: 4 no total. Também foi o participante mais votado na casa: 16 votos.
 Samantha foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 79% dos votos.
 Dhomini fez uma participação especial no programa humorístico A Turma do Didi, ao lado de Sabrina Sato (sua namorada na época), pouco tempo  depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil.  Ele foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2004, pelo município de Goiânia, no qual acabou não sendo eleito.  Dhomini foi novamente candidato, desta vez para o cargo de deputado estadual nas eleições estaduais de 2010, pelo estado de Goiás, no entanto acabou desistindo da candidatura antes de ir para as urnas.  
 Sabrina, antes de ingressar no Big Brother Brasil, ela integrou o corpo de balé do programa Domingão do Faustão.  Pouco tempo depois se sua participação no Big Brother Brasil, Sabrina fez uma participação especial no programa humorístico A Turma do Didi, ao lado de Dhomini Ferreira (seu namorado na época).  Em setembro de 2003, Sabrina foi contratada pela Rede TV!, para fazer parte do elenco do então novo programa humorístico Pânico na TV.  Sabrina integrou o elenco do programa humorístico Pânico na TV, durante todo o período em foi então exibido pela Rede TV! (setembro de 2003 à março de 2012).  ​ Com a crise financeira atravessada pela RedeTV no início da década de 2010, em 2012, a Rede Bandeirantes comprou os direitos da produção e trocou o nome do programa para Pânico na Band.  Sabrina foi então mais um dos integrantes do elenco do programa Pânico na TV a se transferir para a Rede Bandeirantes e assim integrar o elenco do novo programa humorístico da emissora (Pânico na Band).   Em dezembro de 2013, Sabrina Sato aceitou o convite da Rede Record para se transferir para a emissora, no qual então foi fechado o contrato.  Em abril de 2014, Sabrina estreou como apresentadora na Rede Record, com o seu novo programa de auditório que foi batizado com o nome de Programa da Sabrina.  
 Juliana, antes de ingressar no Big Brother Brasil, ela integrou o corpo de balé do programa Domingão do Faustão.  Pouco tempo depois se sua participação no Big Brother Brasil, Juliana começou a sua consagrada carreira de atriz no mesmo ano de 2003.  Seu primeiro trabalho como atriz foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, onde interpretou a personagem Selma. . Desde então, Juliana fez vários outros trabalhos como atriz na televisão, no teatro e  no cinema.   
 Dilson Walkarez (Dilsinho Mad Max) foi candidato a deputado estadual nas eleições estaduais de 2010, pelo estado do Mato Grosso do Sul, no qual acabou não sendo eleito.  
 Andréa foi a participante mais velha da edição, com 38 anos.
 Elane foi a participante mais nova da edição, com 18 anos. Elane Chaves e a participante Juliana Brandão do Big Brother Brasil 5 (que também tinha 18 anos quando entrou no Big Brother Brasil), são as participantes mais jovens a entrarem no Big Brother Brasil, na história do reality show. 
 Joseane Oliveira voltaria a competir no Big Brother Brasil 10, sendo a 1ª eliminada daquela edição.
 Dhomini Ferreira voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, sendo o 2º eliminado daquela edição. Ele ainda participaria do reality show Made In Japão em 2020, sendo o 7º colocado da competição.

 O participante Dilson desistiu na segunda semana do reality show.

Big Brother Brasil 4 

 Esta edição contou com 14 participantes, um a menos que a edição anterior.
 Cida dos Santos, do Rio de Janeiro, foi a vencedora com 69% dos votos na final, superando Thiago Lira (31%).   
 Cida foi a primeira mulher a vencer uma edição do reality show.   
 A participante argentina Antonela foi a segunda estrangeira a participar do reality show.   
 Juliana foi a recordista de paredões: 6 no total. Também foi a participante mais votada na casa: 18 votos.
 Zulu foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 80% dos votos.
 Juliana seguiu carreira em rádio e televisão após sair do confinamento do Big Brother Brasil. Juliana foi contratada pela Rede Record em 2006, onde ela integrou o elenco da novela Vidas Opostas, na qual interpretou a personagem Cláudia.  
 Cida foi candidata a deputada federal nas eleições estaduais de 2014, pelo estado do Rio de Janeiro, no qual acabou não sendo eleita.  
 Edílson Buba foi o participante mais velho da edição, com 32 anos.
 Cida foi a participante mais nova da edição, com 21 anos.
 O participante Edílson Buba morreu em novembro de 2006, vítima de câncer no abdômen.  
 Marcelo Dourado voltaria a competir no Big Brother Brasil 10, sendo o vencedor daquela edição.
 Zulu Gomes participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o 13º eliminado da competição.
 Antonela Avellaneda participaria do reality show Ilha Record em 2021, sendo o 8ª eliminada da competição.

Big Brother Brasil 5 

 Esta edição contou com 15 participantes, um a mais que a edição anterior.
 Jean Wyllys, da Bahia, foi o vencedor com 55% dos votos na final, superando Grazielli Massafera (40%) e Sammy Ueda (5%).   
 Marielza foi retirada da competição na segunda semana, após ter sofrido um AVC no confinamento do Big Brother Brasil.    Aline Cristina entrou como sua substituta.  
 Jean foi o recordista de paredões: 5 no total. Também foi o participante mais votado na casa: 20 votos.
 Aline Cristina saiu do confinamento do Big Brother Brasil, com o maior índice de rejeição, até então, registrado na história do reality show, 95%, em um paredão duplo contra Grazielli Massafera. 
 Rogério Padovan, juntamente com o participante Rafael Leandro (Rafa) do Big Brother Brasil 12, estão empatados na sétima maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 92% dos votos do público.  Rogério foi eliminado em um paredão duplo, assim como o participante Rafa do Big Brother Brasil 12, que também foi eliminado em uma paredão duplo e assim os dois estão empatados na terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão duplo na história do reality show.   
 Natália Nara, juntamente com a participante Laisa Portela do Big Brother Brasil 12, estão empatadas na décima terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 88% dos votos do público. 
 Grazielli (Grazi) começou a sua consagrada carreira de atriz no ano seguinte (2006), depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil.  . Seu primeiro trabalho como atriz foi na novela Páginas da Vida, em 2006, onde interpretou a personagem Thelma.  Em 2007, Grazi participou da peça teatral Paixão de Cristo, que ocorre anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, que fica localizado no município de Brejo da Madre de Deus, interior do estado de Pernambuco.  Na encenação teatral da "Paixão de Cristo", Grazi interpretou a personagem bíblica Maria Madalena.  Desde então, Grazi fez vários outros trabalhos como atriz na televisão e no cinema.   Em novembro de 2016, Grazi deu uma entrevista para a revista Marie Claire.  Na entrevista, Grazi revelou que sofreu bullying e preconceito por ser uma ex-BBB, por parte de alguns colegas de elenco da novela Páginas da Vida (novela que marcou a sua estreia como atriz na televisão).  Ela chegou também a dizer na entrevista a Revista Marie Claire, que durante as gravações da novela Páginas da Vida, houve coisas muito baixas, como quando esconderam um estojo de maquiagem na sua bolsa para acusá-la de roubo no camarim. 
 Tatiane (Tati Pink) foi três vezes candidata a vereadora pelo município do Recife.    Tati Pink foi candidata a vereadora nas eleições municipais de 2008, 2012 e 2016, no qual acabou não se elegendo em nenhum dos três pleitos eleitorais que disputou.                                
 O vencedor Jean Wyllys seguiu carreira na política, no qual acabou sendo eleito pela primeira vez nas eleições estaduais de 2010 para um mandato de deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) do Rio de Janeiro. . O então deputado federal Jean Willys acabou tendo um mandato destacado na Câmara dos Deputados, principalmente por sua atuação em defesa da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Ele acabou sendo reeleito para um segundo mandato como deputado federal nas eleições estaduais de 2014.  Em seu segundo mandato como parlamentar, Jean Willys protagonizou um dos momentos mais polêmicos da sua carreira política, quando cuspiu no rosto do então deputado federal (e futuro presidente da República) Jair Bolsonaro.  Este episódio (da cusparada), ocorreu no dia 17 de abril de 2016, que foi o dia em que houve a votação no plenário da Câmara dos Deputados do pedido de admissibilidade do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.  Jean Willys foi reeleito para um terceiro mandato como deputado federal nas eleições estaduais de 2018.  No entanto em janeiro de 2019, a poucos dias de assumir o terceiro mandato como deputado federal, Jean Wyllys acabou desistindo do novo mandato como parlamentar, por estar sofrendo com ameaças de morte, na qual ele então se auto-exilou e foi viver em Berlim, capital da Alemanha.  O então suplente David Miranda, companheiro do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, acabou assumindo o mandato de deputado federal, na vaga deixada por Jean Willys.  
 Marielza foi a participante mais velha da edição, com 46 anos.
 Juliana foi a participante mais nova da edição, com 18 anos. Juliana Brandão e a participante Elane Chaves do Big Brother Brasil 3 (que também tinha 18 anos quando entrou no Big Brother Brasil), são as participantes mais jovens a entrarem no Big Brother Brasil, na história do reality show. 

 A participante Marielza foi retirada na segunda semana do reality show, por ter sofrido um AVC.

Big Brother Brasil 6 

 Esta edição contou com 14 participantes, um a menos que a edição anterior.
 Mara Viana, da Bahia, foi a vencedora com 47% dos votos na final, superando Mariana Felício (34%) e Rafael Valente (19%).   
 Mara Viana e Agustinho Fernandes ingressaram no Big Brother Brasil, por meio de sorteio.   Mara e Agustinho  entraram na competição, dois dias após o início do reality show.
 Mariana foi a segunda participante de todas as edições do reality show que chegou à final, sem nunca ter enfrentado um paredão.   O primeiro participante em ter ido à final, sem nunca ter enfrentado um paredão, foi o participante André Carvalho (André Gabeh), no Big Brother Brasil 1.    
 Agustinho foi o recordista de paredões: 4 no total.
 Rafael foi o participante mais votado na casa: 13 votos.
 Inês foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 78% dos votos.
 Mariana Felício viraria repórter do programa Caldeirão do Huck, em 2006, mais especificamente no quadro "Caçadores da Pauta Perdida"..  
 Carlos Renê (Carlão) foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2008, pelo município de São Bernardo do Campo (Região Metropolitana de São Paulo), no qual acabou não sendo eleito. 
 Iran Gomes participaria do elenco da novela bíblica A Terra Prometida, que foi exibida pela RecordTV, na qual ele interpretou o gladiador Zuma. 
 Agustinho foi o participante mais velho da edição, com 34 anos.
 Mariana foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 Mariana Felício participaria da terceira temporada do talent show Dança dos Famosos, que é um quadro exibido pelo programa Domingão do Faustão, no mesmo ano de 2006, sendo a 4ª eliminada da competição. 
 Daniel Saullo e Mariana Felício participariam como casal da quarta temporada do reality show Power Couple Brasil em 2019, sendo os vice-campeões da competição.

Big Brother Brasil 7 

 Esta edição contou com 17 participantes, três a mais que a edição anterior.
 Diego Gasques, de São Paulo, foi o vencedor com 91% dos votos na final, superando Carollini Honório (9%).   
 Diego Gasques saiu do confinamento do Big Brother Brasil, com o maior índice de aprovação em uma final, até então, registrado na história do reality show.   Em 2012, o participante Rafael Cordeiro (Fael) do Big Brother Brasil 12, superou Diego, com o maior índice de aprovação, em uma final, registrado na história do reality show.   O participante Fael foi o vencedor do Big Brother Brasil 12 com 92% dos votos do público, na final disputada com a participante Fabiana Teixeira que teve 8% dos votos do público. 
 Fernando Orozco foi expulso no primeiro dia de confinamento do programa, por infringir a regra que proíbe aos participantes terem "laços de parentesco ou amizade com altos funcionários da TV Globo". Felipe Cobra entrou como seu substituto.   
 Airton retornou para a casa após vencer uma disputa popular contra Juliana (ambos foram os primeiros eliminados da edição). Foi a primeira vez na história do Big Brother Brasil que um participante eliminado pôde retornar ao jogo.
 Diego foi o recordista de paredões: 5 no total. Também foi o participante mais votado na casa: 22 votos.
 Felipe foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 93% dos votos.
 Felipe Cobra foi o participante com a quinta maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 93% dos votos do público.   
 Airton Cabral foi o participante com a nona maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 91% dos votos do público.    
 Fani Pacheco foi a participante com a décima primeira maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 89% dos votos do público.   
 Nessa edição houve um intercâmbio com o reality show Gran Hermano 4 (franquia argentina do Big Brother): a participante Íris Stefanelli já eliminada, foi para o reality show argentino e o participante Pablo Espósito veio ao Big Brother Brasil 7.     
 Diego Gasques (Diego Alemão), foi contratado pela TV Globo, pouco tempo depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil, em junho de 2007, para apresentar um quadro no programa dominical Fantástico.  No entanto o quadro apresentado por Diego no programa Fantástico, durou pouco tempo e foi extinto em agosto de 2007.<ref></ref>  Ainda no mesmo ano de 2007, Diego participaria do talent show Dança no Gelo, que foi um quadro exibido pelo programa Domingão do Faustão.  Depois de ter participado de um reality show (BBB) e um talent show (Dança no Gelo), Diego Gasques se tornou apresentador no canal de TV por assinatura Multishow, em 2009.    Diego apresentou programas relacionados ao BBB no canal Multishow, como Nem Big, nem Brother e A Eliminação.   Alguns anos depois, Diego se afastou da televisão e ingressou em uma nova carreira profissional voltada para o mercado imobiliário.   Diego foi candidato a deputado federal nas eleições estaduais de 2014, pelo estado do Rio de Janeiro, no qual acabou não sendo eleito.    
 Fani Pacheco, iniciou a carreira artística como atriz no teatro. Em 2008, ela estreou no teatro com a peça teatral "Ox Exculaxados".   Fani excursionou com a peça de teatro "Ox Exculaxados", por diversas cidades brasileiras, no qual a peça teatral foi dirigida pelo consagrado humorista Chico Anysio.   Desde então, Fani fez outros trabalhos como atriz no teatro como nas peças de teatro "Minha sogra é da polícia" e "A Casa Caiu".  No início do ano de 2009, Fani virou colunista da Revista Contigo. Em 2009, Fani Pacheco se lançou então como escritora, na qual lançou o livro autobográfico “Diário secreto de uma ex-BBB” pela editora "Nova Razão Cultural"    Em 2013, Fani retornaria ao reality show Big Brother Brasil.  Em junho de 2014, Fani foi contratada pela RedeTV!, para ser co-apresentadora no então novo programa humorístico Encrenca.   No entanto, a passagem de Fani pelo programa humorístico Encrenca durou poucos meses, no qual ela pediu em novembro de 2014, para a direção da emissora, para sair da atração televisiva.  Logo Fani foi remanejada, pela direção da RedeTV! para atuar como repórter do programa TV Fama.   ​Em julho de 2016, Fani não teve o seu contrato renovado com a emissora e assim acabou deixando a RedeTV!. 
Íris Stefanelli foi contratada pela RedeTV!, pouco tempo depois de sair do confinamento do Big Brother Brasil, em julho de 2007, para ser uma das apresentadoras do programa TV Fama.   Íris dividiu a apresentação do programa TV Fama com Nelson Rubens e Adriana Lessa de julho de 2007 até abril de 2010.   A direção da RedeTV! decidiu em abril de 2010, substituir Íris e Adriana Lessa na apresentação do programa TV Fama pela jornalista e apresentadora Flávia Noronha.  Íris então deixou a apresentação do programa TV Fama e passou a ser repórter da atração televisiva.  No período em que Íris Stefanelli atuou como repórter do TV Fama, ela entrevistou várias celebridades como o ator Caio Castro e o cantor sertanejo Cristiano Araújo.  Em novembro de 2014, Íris deixa o programa  TV Fama e passa a integrar o elenco de apresentadores do programa Muito Show.  No entanto a passagem de Íris Stefanelli pelo programa Muito Show durou apenas alguns meses, pois a emissora decidiu em abril de 2015, extinguir o programa.   Com o fim do programa Muito Show, em junho de 2015, a direção da RedeTV! remaneja Íris para a apresentação do programa de pegadinhas Te Peguei.  Em junho de 2016, o apresentador João Kléber estreou um programa de auditório na emissora, que foi batizado com o nome de João Kléber Show.   Com a estreia do novo programa na RedeTV!, Íris Stefanelli passou a integrar o corpo de jurados do programa João Kléber Show, no qual os jurados avaliavam os calouros que iam à atração televisiva.   Em dezembro de 2016, Íris passou a apresentar o programa Tá Sabendo?, juntamente com o apresentador Thiago Rocha.  Em março de 2018, Íris Stefanelli não teve o seu contrato renovado com a emissora e assim , depois de 11 anos de vínculo empregatício com a RedeTV!, ela acabou se desligando da emissora.  Com uma carreira artística construída na televisão, Íris se lançou como atriz no teatro, no qual em 2009, ela estreou no teatro com a peça teatral A Invasão (escrita pelo dramaturgo Dias Gomes).   Desde então, Íris fez outros trabalhos como atriz no teatro como nas peças de teatro As Desgraças de uma Criança (escrita pelo dramaturgo Martins Pena), Terror e Miséria no Terceiro Reich (escrita pelo dramaturgo Bertolt Brecht) e Hamlet Máquina (escrita pelo dramaturgo (Heiner Müller).  
 Flávia Viana, antes de ingressar no Big Brother Brasil, integrou em 2006, o elenco do programa O Melhor do Brasil, então apresentado por Márcio Garcia.   Flávia atuou  como bailarina, no programa O Melhor do Brasil, que foi então exibido pela Rede Record.   Pouco tempo depois de sua participação no Big Brother Brasil, no mesmo de 2007, Flávia fez participações especiais nos programas humorísticos A Turma do Didi e Zorra Total.  Flávia permaneceu contratada pela TV Globo até os primeiros meses do ano de 2008. Na edição do Big Brother Brasil 8, ocorrida no primeiro trimestre do ano de 2008, Flávia tornou-se apresentadora do "Portal de Voz do BBB".  Em maio de 2008, Flávia estreou como apresentadora em um novo programa do tipo game show, batizado com o nome de "Esquenta", que foi exibido então pela RedeTV!.   O programa Esquenta na RedeTV!, durou apenas alguns alguns meses e foi cancelado pela emissora.  Em 2009, Flávia Viana, retornou a TV Globo, onde fez uma participação especial na minissérie Cinquentinha, na qual interpretou a personagem Vânia Fernandes.   A minissérie Cinquentinha, marcou a carreira artística de Flávia Viana, pois foi o seu primeiro trabalho como atriz na televisão.  Em 2010, Flávia se formou como atriz, após fazer um curso  de teatro, cinema e TV  na "Escola de Atores Wolf Maya".   Em 2012, Flávia passou a integrar o elenco do programa Tudo é Possível, então apresentado por Ana Hickman, no qual ela atuou como repórter da atração televisiva.  Em 2014, Flávia voltou a atuar como atriz na televisão. Ela integrou o elenco do remake da novela infantil Chiquititas, na qual interpretou a professora Flávia.   Em 2017, Flávia participaria do reality show A Fazenda. Em 2018, Flávia se tornou repórter do reality show A Fazenda 10: Mais Conectada (A Fazenda 10).  Em 2019, Flávia e o seu namorado, o humorista Marcelo Zangrandi apresentaram o programas de entrevistas "Cabine de Descompressão", que foi exibido pelo serviço de streaming de vídeo PlayPlus, que é ligado ao Grupo Record.   No programa Cabine de Descompressão, Flávia e Marcelo faziam entrevistas com o casal que havia sido eliminado a cada semana na competição e os casais finalistas do reality show Power Couple Brasil 4.  Flávia Viana também tem feito trabalhos como atriz no teatro. Flávia participou em encenações de peças de teatros como "A Obra Quase Completa" (baseada na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues) e Amor, Humor, o Resto é Bobagem (escrita pela pela atriz e autora Mônica Carvalho).   Em 2015, Flávia participou da peça teatral "Paixão de Cristo: Um homem chamado Jesus", que ocorre anualmente no município de Parnaíba, litoral do estado do Piauí.  Na peça teatral "Paixão de Cristo: Um homem chamado Jesus", Flávia interpretou a esposa do personagem bíblica Pôncio Pilatos.. 
 Alberto Pimentel (Alberto Cowboy) foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2008, pelo município de Belo Horizonte, no qual acabou não sendo eleito. 
 Felipe foi o participante mais velho da edição, com 30 anos. 
 Carollini foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 Diego Gasques (Diego Alemão) participaria da terceira temporada do talent show Dança no Gelo, que foi um quadro exibido pelo programa Domingão do Faustão, em 2007, na qual foi o primeiro eliminado da competição.  
 Fani Pacheco voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, sendo a 11ª eliminada daquela edição. 
 Flávia Viana participaria da nona temporada do reality show A Fazenda em 2017 (dez anos depois de ter participado do Big Brother Brasil), sendo a vencedora da competição. Flávia Viana enfrentou a final do reality show, com dois também ex-BBBs: Marcos Härter do Big Brother Brasil 17 (que ficou em segundo lugar) e Matheus Lisboa do Big Brother Brasil 16 (que ficou em terceiro lugar).
 Íris Stefanelli participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 7ª eliminada da competição. Em 2022, Íris participaria da segunda temporada do talent show Bake Off Celebridades, que é uma versão com famosos do talent show de culinária Bake Off Brasil: Mão na Massa, sendo a 2ª eliminada da competição.

 O participante Fernando Orozco foi expulso na primeira semana do reality show, por ter vínculos com um alto funcionário da TV Globo.

Big Brother Brasil 8 

 Esta edição contou com 14 participantes, três a menos que a edição anterior.
 Rafinha Ribeiro, de São Paulo, foi o vencedor com 50,15% dos votos na final, superando Gyselle Soares (49,85%).
 Gyselle foi a recordista de paredões: 6 no total. Também foi a participante mais votada na casa: 18 votos.
 Jaqueline foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 87% dos votos.
 O vencedor Rafinha continuou sua carreira de músico após sair do programa, na banda Mipt. Gyselle é atriz de filmes na França. O participante Marcelo lançou o livro A Anti-etiqueta dos Novos Famosos em julho de 2009; e Jaqueline tornou-se repórter e apresentadora de televisão na RedeTV! e posteriormente foi contratada pela Rede Record para ser integrante do programa Legendários.
 Marcelo foi o participante mais velho da edição, com 31 anos.
 Felipe foi o participante mais novo da edição, com 21 anos.
 A final teve a maior votação da história do programa até então, com 75 milhões de votos, recorde que foi mantido até o Big Brother Brasil 10 superá-lo.
 Natália Casassola voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, sendo a 13ª eliminada daquela edição.

{| class="sortable wikitable" align=center border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="text-align:center; font-size:95%"
! Nome completo
! Data de nascimento
! Profissão
! Origem
! Resultado
! 
|-
|Rafael Ribeiro Medeiros de Carvalho (Rafinha)
|23/09/1981
|Músico
|Campinas, São Paulo
| bgcolor="73FB76" |Vencedor<small>em 25 de março de 2008
|
|-
|Gyselle Soares Estevão
|27/10/1983
|Modelo
|Teresina, Piauí
| bgcolor="D1E8EF" |2° lugar<small>em 25 de março de 2008
|
|-
|Natália Bohm Casassola
|08/07/1985
|Estudante de artes visuais
|Passo Fundo, Rio Grande do Sul
| bgcolor="FA8072" |12ª eliminada<small>em 23 de março de 2008
|
|-
|Marcos Paulo Parmagnani da Silva
|15/05/1981
|Eletrotécnico
|Niterói, Rio de Janeiro
| bgcolor="FA8072" |11º eliminado<small>em 22 de março de 2008
|
|-
|Thatiana André Bione
|17/06/1986
|Professora de inglês
|Brasília, Distrito Federal
| bgcolor="FA8072" |10ª eliminada<small>em 18 de março de 2008
|
|-
|Marcelo de Oliveira Arantes
|22/03/1976
|Médico psiquiatra
|Uberaba, 
| bgcolor="FA8072" |9º eliminado<small>em 11 de março de 2008
|
|-
|Juliana de Góes Carlos
|25/06/1985
|Jornalista e modelo
|Santos, São Paulo
| bgcolor="FA8072" |8ª eliminada<small>em 4 de março de 2008
|
|-
|Luiz Felipe Basílio Thimóteo de Oliveira
|18/12/1986
|Estudante de comércio exterior
|São Paulo, São Paulo
| bgcolor="FA8072" |7º eliminado<small>em 26 de fevereiro de 2008
|
|-
|Luiz Fernando de Brito Mesquita
|22/09/1982
|Gerente de contas
|Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
| bgcolor="FA8072" |6º eliminado<small>em 19 de fevereiro de 2008
|
|-
|Bianca Maria Correia Jahara
|12/10/1979
|Produtora de moda
|Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
| bgcolor="FA8072" |5ª eliminada<small>em 12 de fevereiro de 2008
|
|-
|Thalita Lippi Pereira dos Santos
|30/01/1978
|Atriz
|Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
| bgcolor="FA8072" |4ª eliminada<small>em 5 de fevereiro de 2008
|
|-
|Alexandre Torralbo Scaquette
|10/05/1983
|Modelo
|Limeira, São Paulo
| bgcolor="FA8072" |3º eliminado<small>em 28 de janeiro de 2008
|
|-
|Rafael Rocha Memória
|20/01/1984
|Estudante de medicina
|Fortaleza, Ceará
| bgcolor="FA8072" |2º eliminado<small>em 22 de janeiro de 2008
|
|-
|Jaqueline Cury Cardoso
|06/04/1984
|Modelo
|São Paulo, São Paulo
| bgcolor="FA8072" |1ª eliminadaem 15 de janeiro de 2008
|
|}

 Big Brother Brasil 9 

 Esta edição contou com 18 participantes (sendo mais 2 da "Casa de Vidro" que não foram escolhidos para entrar), quatro a mais que a edição anterior.
 Maximiliano Porto, do Rio de Janeiro, foi o vencedor com 34,85% dos votos na final, superando Priscila Pires (34,61%) e Francine Piaia (30,54%). A diferença, de 0,24p.p. (pontos percentuais), foi a menor da história do BBB.
 Foi pela primeira vez usada a "Casa de Vidro". Quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) competiram por duas vagas para entrar no jogo.  e Josiane Oliveira ganharam as duas últimas vagas do programa após vencerem uma disputa popular contra Maíra Britto e . Logo após o resultado, Emanuel e Josiane entraram no BBB9.
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro", mas dentro da casa na parte externa. Desta vez, dois candidatos (um homem e uma mulher) competiram juntos por duas vagas para entrar no jogo.  e Maíra Cardi ganharam as duas vagas do programa após vencerem uma disputa popular para entrar ou não na casa. Logo após o resultado, André e Maíra Cardi entraram no BBB9.
 Leonardo desistiu do programa na terceira semana, ao ter que enfrentar o "Quarto Branco". É o segundo participante a desistir do programa voluntariamente depois de Dilson no BBB3.
 Francine foi a participante com maior porcentagem de um terceiro lugar na história do BBB, (30,54%).
 Ana Carolina foi a recordista de paredões: 7 no total; este era o recorde em toda a história do programa, até ser superada por Babu Santana do BBB20, que enfrentou 10 paredões. Também foi a participante mais votada na casa: 23 votos.
 Newton foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 72% dos votos.
 O participante Norberto era, até então, o mais velho de toda a história do Big Brother Brasil, com 63 anos. Harumi Ishihara o superaria na edição de 2016 (64 anos), que por sua vez foi superada por Ieda Wobeto na edição de 2017 (70 anos).
 A participante Maíra Cardi virou apresentadora de televisão no Domingo Legal do SBT (na verdade, ela já participava do elenco do programa como dançarina). O participante André de Almeida ingressou no cinema pornográfico. O participante Flávio Steffli seguiu a mesma carreira de Maíra, mas na Rede Pampa. A participante Michelle Costa interpretaria Marcinha na novela Totalmente Demais, em 2015. A participante Priscila Pires virou apresentadora do quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral da afiliada da Record no Mato Grosso do Sul (TV MS).
 Norberto foi o participante mais velho da edição, com 63 anos.
 Michelle foi a participante mais nova da edição, com 24 anos.
 O participante André morreu em junho de 2011, assassinado em Alumínio, interior do estado de São Paulo.
 O participante Norberto morreu em julho de 2017, vítima de câncer, em São Carlos, interior do estado de São Paulo.
 A participante Josiane morreu em setembro de 2021, vítima de aneurisma cerebral, em São Paulo.

 O participante Leonardo desistiu na terceira semana do programa.

 Big Brother Brasil 10 

 Esta edição contou com 17 participantes, um a menos do que a edição anterior.
 Marcelo Dourado, do Rio Grande do Sul, foi o vencedor com 60% dos votos na final, superando Fernanda Cardoso (29%) e Cadu Parga (11%).
 Os ex-participantes Joseane Oliveira e Marcelo Dourado retornaram ao programa. Joseane entrou após Fernanda vencer a primeira prova de resistência e Dourado foi escolhido por Joseane para se juntar aos demais participantes.  
 Cadu foi o terceiro participante de todas as edições do programa que chegou à final sem nunca ter enfrentado um paredão. Os anteriores foram André Carvalho do BBB1 e Mariana Felício do BBB6.
 Dourado e Lia foram os recordistas de paredões: 5 vezes cada um. Dourado também foi o participante mais votado na casa: 22 votos.
 Tessália foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 78% dos votos.
 O décimo terceiro paredão da edição, disputado por Dicesar e Dourado, teve a vigésima segunda maior votação da história do programa, com 125 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20, o décimo segundo paredão do BBB20, o quarto paredão do BBB21, o décimo sétimo paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB20, o nono paredão do BBB19, o terceiro paredão do BBB21, o décimo primeiro paredão do BBB20, a final dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB19, a final do BBB17 e a final do BBB18.
 O participante Sérgio ganhou um quadro temporário no programa humorístico Zorra Total, da TV Globo. A participante Cláudia, também conhecida como Cacau, se tornou participante do humorístico Escolinha do Gugu, na Rede Record. A participante Anamara ganhou um programa de TV, no canal CNT, chamado Lorotas com Maroca.
 Dicesar foi o participante mais velho da edição, com 44 anos.
 Sérgio foi o participante mais novo da edição, com 21 anos.
 A final teve a maior votação da história do programa e de todos os reality shows do mundo até então, com 154 milhões de votos, recorde que foi mantido até o Big Brother Brasil 19 superá-lo.
 Anamara Barreira e Eliéser Ambrósio voltariam a competir no Big Brother Brasil 13, sendo a 9ª e o 7º eliminado daquela edição, respectivamente.
 Eliéser Ambrósio participaria como casal ao lado da esposa Kamilla Salgado (do BBB13) na quarta temporada do reality show Power Couple Brasil em 2019, sendo o 4º casal eliminado da competição. Mas casal retornou para a disputa através da repescagem, porém, poucos dias depois, foram novamente eliminados da competição.

 Big Brother Brasil 11 

 Esta edição contou com 19 participantes, dois a mais que a edição anterior. Foi a edição que teve mais participantes oficiais, até ser superada pelo BBB14 e pelo BBB20.
 Maria Melillo, de São Paulo, foi a vencedora com 43% dos votos na final, superando Wesley Schunk (31%) e Daniel Rolim (26%).
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro". Desta vez, com os cinco primeiros eliminados desta edição (Ariadna, Maurício, Rodrigo, Michelly e Igor) competiram em uma disputa popular para um deles retornar ao jogo. Maurício retornou para a casa após vencer uma disputa popular contra Ariadna, Rodrigo, Michelly e Igor, após ter sido o segundo eliminado da edição.
 Ariadna foi a primeira participante transexual da história do programa.
 Diana e Wesley foram os recordistas de paredões: 6 no total. Diana também foi a participante mais votada na casa: 23 votos.
 Cristiano foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 78,17% dos votos.
 A vencedora Maria integrou a nova versão do humorístico Casseta & Planeta, o Casseta & Planeta Vai Fundo.
 Daniel foi o participante mais velho da edição, com 40 anos.
 Adriana foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 Ariadna Arantes participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 3ª eliminada da competição.

 Big Brother Brasil 12 

 Esta edição contou com 16 participantes, três a menos que a edição anterior.
 Fael Cordeiro, do Mato Grosso do Sul, foi o vencedor com 92% dos votos na final, superando Fabiana Teixeira (8%).  
 Fael Cordeiro saiu do confinamento do Big Brother Brasil com o maior índice de aprovação em uma final registrado na história do reality show.   Fael superou o participante Diego Gasques (Diego Alemão) do Big Brother Brasil 7, que até então detinha o maior índice de aprovação em uma final, registrado na história do reality show.  O participante Diego Gasques foi o vencedor do Big Brother Brasil 7 com 91% dos votos do público, na final disputada com a participante Carollini Honório que teve 9% dos votos do público.    
 Daniel foi expulso na primeira semana do programa por "comportamento inadequado" durante a primeira festa do programa e não foi substituído.
 João Carvalho foi o recordista de paredões: 5 no total. Também foi o participante mais votado na casa: 16 votos.
 Rafa foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 92% dos votos.
 Rafa Leandro, juntamente com o participante Rogério Padovan do Big Brother Brasil 5, estão empatados na sétima maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 92% dos votos do público.  Rafa foi eliminado em um paredão duplo, assim como o participante Rogério Padovan do Big Brother Brasil 5, que também foi eliminado em uma paredão duplo e assim os dois estão empatados na terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão duplo na história do reality show.    
 Laisa Portela, juntamente com a participante Natália Nara do Big Brother Brasil 5, estão empatadas na décima terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do reality show, com 88% dos votos do público. 
 A primeira prova de resistência da edição, conquistada por Kelly, era a mais longa na história do programa até então, com a duração de 29 horas e 57 minutos, recorde que foi mantido até o Big Brother Brasil 18 superá-lo.
 Nessa edição houve um intercâmbio com o Gran Hermano 13, da Espanha: a participante Laisa Portela já eliminada, foi para o reality show espanhol e a participante Noemí Merino veio ao BBB12.
 João Carvalho foi o participante mais velho da edição, com 46 anos.
 Renata foi a participante mais nova da edição, com 22 anos.
 O programa da final foi transmitido em uma quinta-feira, diferente de todas as outras edições em que o BBB termina em uma terça-feira.
 Yuri Fernandes voltaria a competir no Big Brother Brasil 13, no ano seguinte, sendo o 4º eliminado daquela edição.  
 Kelly Medeiros participaria da terceira temporada do reality show A Quinta em 2015, que foi exibido pela emissora portuguesa TVI (Televisão Independente), sendo a vencedora da competição.
 Monique Amin participaria da nona temporada do reality show A Fazenda em 2017, sendo a 10ª eliminada da competição.
 Yuri Fernandes também participaria da nona temporada do reality show A Fazenda em 2017, sendo o 11º eliminado da competição.

 O participante Daniel foi expulso na primeira semana do programa por comportamento inadequado.

 Big Brother Brasil 13 

 Esta edição contou com 17 participantes (sendo mais 4 da "Casa de Vidro" que não foram escolhidos para entrar), um a mais que a edição anterior.
 Fernanda Keulla, de Minas Gerais, foi a vencedora com 62,79% dos votos na final, superando Nasser Rodrigues (28,29%) e Andressa Ganacin (8,92%).  
 Os ex-participantes Kleber Bambam, Dhomini Ferreira, Fani Pacheco, Natália Casassola, Anamara Barreira e Eliéser Ambrósio retornaram ao programa. Após a desistência de Kleber Bambam, o ex-participante Yuri Fernandes entrou na casa para substitui-lo.
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro". Desta vez, seis candidatos (três homens e três mulheres) competiram por duas vagas para entrar no jogo. Kamilla Salgado ganhou a última vaga das mulheres do programa após vencer uma disputa popular contra  e , e Marcello Soares ganhou a última vaga dos homens do programa após vencer uma disputa popular contra André Coelho e . Logo após o resultado, Kamilla e Marcello entraram no BBB13. 
 Bambam desistiu da competição, após ficar poucos dias confinado. Kleber entrou para a história do reality show, como o participante que teve a mais rápida desistência da competição (ficou apenas cinco dias confinado no Big Brother Brasil 13). Yuri Fernandes entrou como seu substituto.  
 Nasser, Fani e Marcello foram os recordistas de paredões: 4 vezes cada um (Marcello foi indicado a 5, mas um deles foi um paredão falso). Marcello também foi o participante mais votado na casa: 21 votos.
 Aslan foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 79% dos votos.
 Natália tornou-se a participante que ficou mais tempo confinada na casa, contabilizando as suas duas participações no programa (Big Brother Brasil 8 e Big Brother Brasil 13), ficando ao todo 152 dias confinada.  
 Fernanda Keulla tornaria-se repórter do programa no Big Brother Brasil 18, ao lado de Vivian Amorim, vice-campeã do Big Brother Brasil 17. Após o término da décima oitava temporada, ambas foram remanejadas para a equipe de repórteres do Vídeo Show, e, posteriormente, passaram a ser apresentadoras oficiais do programa.
 Fani Pacheco foi contratada pela RedeTV!, em junho de 2014, para ser co-apresentadora no então novo programa humorístico Encrenca. No entanto, a passagem de Fani pelo programa humorístico Encrenca durou poucos meses, no qual ela pediu em novembro de 2014, para a direção da emissora, para sair da atração televisiva. Logo Fani foi remanejada, pela direção da RedeTV! para atuar como repórter do programa TV Fama. ​Em julho de 2016, Fani não teve o seu contrato renovado com a emissora e assim acabou deixando a RedeTV!.
 Kleber Bambam foi candidato a deputado estadual nas eleições estaduais de 2014, pelo estado de São Paulo, no entanto acabou desistindo da candidatura antes de ir para as urnas. Em 2015, Bambam começou um novo projeto em sua carreira profissional, que foi a de ter como objetivo, se tornar um atleta de fisiculturismo. Através de muita dedicação, treinamento em academia e uma dieta balanceada, Bambam acabou transformando, com o passar do tempo, o sonho em realidade, ao se tornar de fato, um atleta de fisiculturismo. Em 2018, Bambam ganhou mais um título de campeão (ele já havia vencido o Big Brother Brasil 1, em 2002), na qual ele acabou vencendo o "Campeonato Mundial de Fisiculturismo", que foi realizado na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, representando o Brasil na competição. 
 Dhomini foi o participante mais velho da edição, com 40 anos
 Andressa foi a participante mais nova da edição, com 23 anos.
 Kelly Baron (candidata da Casa de Vidro) participaria no mesmo ano de 2013 da primeira temporada do Big Brother VIP, versão portuguesa do reality show com famosos, sendo a 4ª colocada da competição.
 Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues participariam como casal na segunda temporada do reality show Power Couple Brasil em 2017, sendo o 4º casal eliminado da competição. Mas o casal disputou a repescagem, porém, não retornou para a disputa.
 Yuri Fernandes participaria da nona temporada do reality show A Fazenda em 2017, sendo o 11º eliminado da competição.
 Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado  participariam como casal na quarta temporada do reality show Power Couple Brasil em 2019, sendo o 4º casal eliminado da competição. Mas o casal retornou para a disputa através da repescagem, porém, poucos dias depois, foram novamente eliminados da competição.
 André Coelho (candidato da Casa de Vidro) participaria da segunda temporada do reality show Are You the One? Brasil. Ele também participaria da primeira temporada do reality show De Férias com o Ex Brasil, como participante original. Dentro do confinamento do programa, André Coelho acabou conhecendo a participante Clara Maia com quem então iniciou um relacionamento amoroso. André Coelho e Clara Maia participariam como casal na quarta temporada do reality show Power Couple Brasil, sendo os 3º colocados da competição. 

 Dhomini Ferreira participaria do reality show Made In Japão em 2020, sendo o 7º colocado da competição.
 André Martinelli participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o 14º eliminado da competição.

 O participante Kleber de Paula (Kleber Bambam) desistiu na primeira semana do reality show.   

 Big Brother Brasil 14 

 Esta edição contou com 20 participantes, três a mais que a edição anterior. Era a edição com o maior número de participantes oficiais (que entraram na casa) até aquele momento, empatado com o BBB20 e o BBB21, sendo todas superadas pelo BBB22, que contou com 22 participantes oficiais.
 Vanessa Mesquita, de São Paulo, foi a vencedora com 53% dos votos na final, superando Angela Munhoz (28%) e Clara Aguilar (19%). Foi a primeira final só com mulheres, sendo repetida no Big Brother Brasil 16 ( e Munik), Big Brother Brasil 17 (Emilly, Ieda e Vivian) e Big Brother Brasil 20 (Manu, Rafa e Thelma).
 Marcelo foi o recordista de paredões: 7 no total; empatando com Ana Carolina Madeira do BBB9, por mais paredões enfrentados na história do programa, até ser superado por Babu Santana do BBB20, que enfrentou 10 paredões.
 Vanessa foi a participante mais votada na casa: 25 votos.
 Aline foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 80% dos votos.
 Diego Grossi foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2016, pelo município do Rio de Janeiro, no qual acabou não sendo eleito.
 Marcelo Zagonel foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020, pelo município de Curitiba, no qual acabou não sendo eleito.
 Vagner foi o participante mais velho da edição, com 37 anos.
 Cássio foi o participante mais novo da edição, com 22 anos.  
 Diego Grossi e Franciele Almeida participariam como casal na terceira temporada do reality show Power Couple Brasil em 2018, sendo expulsos da competição, após Diego ameaçar agredir fisicamente o participante Anderson Felício.
 Franciele Almeida participaria da quarta temporada do talent show Dancing Brasil em 2018, sendo a 2ª eliminada da competição.
 Diego Grossi participaria da décima primeira temporada do reality show A Fazenda em 2019, sendo o 3º colocado da competição.
 Letícia Santiago, ao lado do seu marido Miguel Corrêa, participariam de um episódio da segunda temporada do reality show Troca de Esposas em 2020, junto com a cantora Vanessa Jackson e os seus familiares.
 Aline Dahlen participaria da segunda temporada do reality show Ilha Record em 2022, sendo desistente da competição.

 Big Brother Brasil 15 

 Esta edição contou com 14 participantes, seis a menos que a edição anterior.
 Cézar Lima, do Paraná, foi o vencedor com 65% dos votos na final, superando Amanda Djehdian (35%).
 No segundo dia de confinamento, duas candidatas a participante ingressaram na casa juntas e disputarem entre si a última vaga do programa. Aline Gotschalg ganhou a última vaga do programa após vencer uma disputa popular contra Julia Barboza.
 Tamires desistiu do programa na sétima semana. Com 48 dias confinada, é a desistente que ficou mais tempo antes de abandonar voluntariamente o jogo, superando Leonardo Jancu do BBB9 que desistiu após 21 dias.
 Cézar foi o recordista de paredões: 5 no total, sendo o único participante de todas as edições a enfrentar o paredão 5 vezes consecutivas. Também foi o participante mais votado na casa: 16 votos.
 Luan foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 87% dos votos.
 Mariza foi a participante com a vigésima terceira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 2% dos votos no quarto paredão contra Aline e Amanda.
 O nono paredão da edição, disputado por Cézar e Mariza, foi o mais acirrado de todos os paredões eliminatórios, com apenas 0,44% de diferença.
 Mariza foi a participante mais velha da edição, com 51 anos.
 Rafael foi o participante mais novo da edição, com 21 anos.
 Angélica Ramos participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 2ª eliminada da competição.

 A participante Tamires desistiu na sétima semana do programa.

 Big Brother Brasil 16 

 Esta edição contou com 14 participantes, mesmo número que a edição anterior.
 Munik Nunes, de Goiás, foi a vencedora com média de 61,59% dos votos na final, superando  Macedo (). Munik é a participante mais jovem a vencer o programa, aos 19 anos.
 No terceiro dia de confinamento, quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) entraram inicialmente no segundo andar da casa, até então inacessível aos outros participantes, disputando por duas vagas finais no programa. Matheus Lisboa ganhou a última vaga dos homens do programa após vencer uma disputa popular contra William Oliveira, e Geralda Diniz ganhou a última vaga das mulheres do programa após vencer uma disputa popular contra Fernanda Liberato.
 Alan desistiu do programa na terceira semana, após ser comunicado do estado do saúde do seu pai. É o quinto participante a desistir do programa voluntariamente depois de Dilson no BBB3, Leonardo no BBB9, Bambam no BBB13 e Tamires no BBB15.
 Ana Paula foi expulsa na quarta semana, devido a uma agressão física em outro participante, durante a festa da semana, realizado na noite anterior de sua expulsão.
 Maria Claudia foi a quarta participante de todas as edições do programa que chegou à final sem nunca ter enfrentado um paredão. Os anteriores foram  (André Gabeh) do BBB 1,  do BBB 6 e  do BBB 10.  
 Ronan foi o recordista de paredões: 5 no total (Ronan foi indicado a 6, mas um deles foi um paredão falso). Também foi o participante mais votado na casa: 18 votos.
 Ronan foi o participante com a maior média de porcentagem de eliminação: 73,99% dos votos.
 Esta é a única temporada em que o líder da semana foi eliminado. Renan e Tamiel ganharam a liderança juntos na sexta semana, mas somente Renan teve direito à imunidade, sendo Tamiel indicado ao paredão dias depois. Esta foi a única eliminação de um líder em toda a história do programa.
 Munik Nunes, Ana Paula Renault e Daniel Manzieri fariam uma participação especial na novela Haja Coração, no mesmo ano de 2016.
 Matheus Lisboa faria uma participação especial na novela O Tempo Não Para em 2018, na qual ele interpretou o personagem Pierre.
 Adélia Soares seria candidata a deputada federal nas eleições estaduais de 2018, pelo estado de São Paulo, na qual acabou não sendo eleita.
 Harumi foi a participante mais velha da edição, com 64 anos.
 Maria Claudia e Munik foram as participantes mais novas da edição, ambas com 19 anos.
 Laércio de Moura foi preso na manhã de segunda-feira dia 16 de maio por estupro de vulnerável, tráfico de drogas e por fornecer bebida alcoólica ou produtos que causem dependência física ou psíquica a criança ou adolescente.
 Daniel Manzieri, antes de ingressar no Big Brother Brasil participou do reality show Ilha da Sedução, que foi exibido pelo SBT, em 2002. No programa, Daniel conheceu a apresentadora Babi Xavier, na qual os dois acabaram desenvolvendo um relacionamento amoroso, que chegou a durar alguns meses.
 Matheus Lisboa participaria da nona temporada do reality show A Fazenda em 2017, sendo o 3º colocado da competição. Matheus enfrentou a final do reality show com dois também ex-BBBs: Flávia Viana do Big Brother Brasil 7 (que ficou em primeiro lugar) e Marcos Härter do Big Brother Brasil 17 (que ficou em segundo lugar). 
 Munik Nunes participaria como casal ao lado do marido Anderson Felício da terceira temporada do reality show Power Couple Brasil em 2018, sendo o 10º casal eliminado da competição.
 Ana Paula Renault participaria da décima temporada do reality show A Fazenda em 2018, sendo a 3ª eliminada da competição. 

 O participante Alan desistiu na terceira semana do programa, após ser comunicado do grave estado de saúde do seu pai.
 A participante Ana Paula foi expulsa na sétima semana do programa, após agredir outro participante.

 Big Brother Brasil 17 

 Esta edição contou com 15 participantes, um a mais que a edição anterior.
 Emilly Araújo, do Rio Grande do Sul, foi a vencedora com 58% dos votos na final, superando Vivian Amorim (41%) e Ieda Wobeto (1%). Esta foi a segunda final de três mulheres após o Big Brother Brasil 14.
 Quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) que formam duas duplas de irmãos gêmeos entraram um dia antes dos outros participantes na casa e disputaram as duas vagas finais do programa. Manoel Rafaski ganhou a última vaga dos homens do programa após vencer uma disputa popular contra Antônio Rafaski, e Emilly Araújo ganhou a última vaga das mulheres do programa após vencer uma disputa popular contra .
 Marcos foi expulso na décima primeira semana, devido a indícios de uma agressão física a outra participante no programa, por intervenção da Polícia Civil e do Divisão da Polícia de Atendimento à Mulher.
 Marinalva foi a primeira participante com deficiência física da história do programa.  Marinalva é também uma atleta paralímpica, que chegou a participar da Corrida Internacional de São Silvestre em 2012, na qual correu a prova de muletas e também participou dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 na vela, junto com o ex-goleiro Bruno Landgraf das Neves.>
 Marcos foi o recordista de paredões: 5 no total.
 Ieda foi a participante mais votada na casa: 19 votos.
 Mayara foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 81,60% dos votos.
 Nessa edição houve um intercâmbio com a quinta temporada do reality show Gran Hermano VIP (franquia espanhola do Big Brother): Os gêmeos Antônio Rafaski e Manoel Rafaski, já eliminados, foram para o reality show espanhol e a participante Elettra Lamborghini veio ao Big Brother Brasil 17.
 Vivian Amorim tornaria-se repórter do programa na edição seguinte, ao lado de Fernanda Keulla, vencedora do Big Brother Brasil 13. Após o término da décima oitava temporada, ambas foram remanejadas para a equipe de repórteres do Vídeo Show, e, posteriormente, passaram a ser apresentadoras oficiais do programa.
 Emilly Araújo tornaria-se apresentadora do programa Topzera, da RedeTV!, em 2019.
 Ilmar Renato (Ilmar Mamão) seria candidato a deputado federal nas eleições estaduais de 2018, pelo estado do Mato Grosso do Sul, na qual acabou não sendo eleito. Em 2020, Ilmar seria candidato a vereador nas eleições municipais de 2020, pelo município de Campo Grande (capital do estado do Mato Grosso do Sul), na qual acabou não sendo eleito.
 Marcos Härter seria candidato a deputado federal nas eleições estaduais de 2018, pelo estado do Mato Grosso, na qual acabou não sendo eleito. Em 2020, Marcos seria candidato a vereador nas eleições municipais de 2020, pelo município de Sorriso (norte do estado do Mato Grosso), na qual acabou não sendo eleito.
 Daniel Fontes seria candidato a vereador nas eleições municipais de 2020, pelo município de Ferraz de Vasconcelos (Região Metropolitana de São Paulo), na qual acabou não sendo eleito.
 Ieda foi a participante mais velha da edição, com 70 anos. Ieda Wobeto é a participante mais velha a entrar no Big Brother Brasil, na história do reality show.
 Emilly foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 A final teve a vigésima maior votação da história do programa, com 142 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20, o décimo segundo paredão do BBB20, o quarto paredão do BBB21, o décimo sétimo paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB20, o nono paredão do BBB19, o terceiro paredão do BBB21, o décimo primeiro paredão do BBB20, a final do BBB10 e o oitavo paredão do BBB19.
 Marcos Härter participaria da nona temporada do reality show A Fazenda no mesmo ano de 2017, sendo o vice-campeão da competição. Marcos enfrentou a final do reality show com dois também ex-BBBs: Flávia Viana do Big Brother Brasil 7 (que ficou em primeiro lugar) e Matheus Lisboa do Big Brother Brasil 16 (que ficou em terceiro lugar). 

 O participante Marcos foi expulso na décima primeira semana do reality, após indícios de agressão física a outra participante, por intervenção da Polícia Civil e do Divisão da Polícia de Atendimento à Mulher.

 Big Brother Brasil 18 

 Esta edição contou com 17 participantes, dois a mais que a edição anterior ( & Ayrton Lima foram contabilizados como um único participante).
 Gleici Damasceno, do Acre, foi a vencedora com 57,28% dos votos na final, superando Kaysar Dadour (39,33%) e  Lima & Ayrton Lima (3,39%).
 Quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) pertencentes a uma mesma família entraram um dia antes dos outros competidores na casa e disputaram entre si a última vaga do programa, pois os dois mais votados seguiriam na disputa como um único concorrente. Ana Clara Lima e Ayrton Lima ganharam a última vaga do programa após vencerem uma disputa popular contra Jorge Queiroz e Eva de Mello, respectivamente, e passariam então a competir no programa como se fossem um único participante, sob a alcunha de "Família Lima".      
 Ana Clara & Ayrton foram os primeiros participantes da história do reality show, a competirem como se fossem um único participante. Esta dinâmica havia ocorrido de forma semelhante na sétima temporada do reality show A Fazenda em 2014, com as participantes Pepê & Neném, na qual as duas também competiram no programa como se fossem uma única participante. Além disto, outra semelhança entre os participantes do Big Brother Brasil 18 e as participantes de A Fazenda 7 é o fato de serem parentes muito próximos. No caso de Ayrton Lima e Ana Clara, há a relação parental entre eles de pai e filha, e no caso das cantoras Pepê e Neném, há a relação parental entre elas de irmãs gêmeas. 
 O participante sírio Kaysar foi o terceiro estrangeiro a participar do reality show. Os anteriores foram Sérgio Tavares do BBB1, e Antonela Avellaneda do BBB4. 
 Gleici e Ana Clara & Ayrton foram os recordistas de paredões: 4 vezes cada um.
 Gleici e Mahmoud foram os participantes mais votados na casa: 20 votos.
 Patrícia foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 94,26% dos votos.
 Patrícia foi a participante com a terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão triplo e também a quarta maior rejeição da história do programa, com 94,26% dos votos.
 Nayara foi a participante com a sexta maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, com 92,69% dos votos.
 Ana Paula foi a participante com a nona maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, com 89,85% dos votos.
 Breno foi o participante com a décima primeira maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, com 88,34% dos votos.
 A quarta prova de resistência da edição, conquistada por Kaysar, foi a terceira mais longa na história do programa, com a duração de  e .
 A quinta prova de resistência da edição, conquistada por Ana Clara e Kaysar, foi a mais longa na história do programa, com a duração de  e . Para preservar a saúde da dupla, o programa teve que interromper a prova e decretar um empate.
 Gleici Damasceno faria uma participação especial no último capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso, no mesmo ano.
  tornaria-se uma das repórteres do Vídeo Show no mesmo ano. Posteriormente, foi remanejada para ser repórter da Rede BBB na temporada seguinte, ao lado de Fernanda Keulla e Vivian Amorim.
 Kaysar Dadour participaria da novela Órfãos da Terra no ano seguinte.
 Ayrton foi o participante mais velho da edição, com 56 anos.
 Ana Clara foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 A final teve a vigésima primeira maior votação da história do programa, com 130 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20, o décimo segundo paredão do BBB20, o quarto paredão do BBB21, o décimo sétimo paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB20, o nono paredão do BBB19, o terceiro paredão do BBB21, o décimo primeiro paredão do BBB20, a final do BBB10, o oitavo paredão do BBB19 e a final do BBB17.
 Kaysar Dadour participaria da décima sexta temporada do talent show Dança dos Famosos, que é um quadro exibido pelo programa Domingão do Faustão, em 2019, sendo o vencedor da competição. Em 2021, Kaysar participaria da quinta temporada do reality show No Limite, sendo o 9º eliminado da competição.
 Mahmoud Baydoun participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o 1º eliminado da competição.
 Gleici Damasceno participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 6ª  eliminada da competição.
 Jéssica Mueller participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 11ª eliminada da competição. 
 Viegas de Carvalho participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o  vice-campeão da competição.
 Paula Amorim participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a vencedora da competição.

 Big Brother Brasil 19 

 Esta edição contou com 17 participantes, mesmo número que a edição anterior.
 Paula von Sperling, de Minas Gerais, foi a vencedora com 61,09% dos votos na final, superando Alan Possamai (38,91%).
 Na primeira semana da competição, mais especificamente no dia 15 de janeiro de 2019 (dia da estreia do Big Brother Brasil 19), foi anunciado que o primeiro paredão da temporada, seria na realidade um "super paredão" formado com quartorze participantes, onde um(a) participante seria eliminado(a) da competição. Com a dinâmica, não houve a prova do líder e a do anjo na primeira semana da competição. Seriam realizadas duas provas que valiam a imunidade, na qual três participantes ficariam salvos do super paredão. A primeira prova foi realizada no dia da estreia do programa (15 de janeiro de 2019), na qual os participantes Danrley Ferreira e Gustavo Soares, venceram a prova e assim a dupla de participantes ficaram imunes. A segunda prova foi iniciada no dia seguinte (16 de janeiro de 2019), na qual a participante Paula von Sperling venceu a prova e assim ela também ficou imune.   
 Com os participantes Danrley Ferreira, Gustavo Soares e Paula von Sperling estando imunes, os outros quatorze participantes foram automaticamente indicados para o super paredão. Os quatorze participantes que foram para o super paredão eram: Alan Possamai, Carolina Peixinho (Carol Peixinho), Diego Wantowsky, Elana Valenária, Gabriela Hebling, Hana Khalil, Hariany Almeida, Isabella Cecchi, Maycon Santos, Rízia Cerqueira, Rodrigo França, Tereza Souza, Vanderson Brito e Vinicius Póvoa. No dia 22 de janeiro de 2019, foi anunciado a votação do público no super paredão, na qual Elana Valenária ficou em 1º lugar (11,53% dos votos), Rodrigo França ficou em 2º lugar (11,19% dos votos), Gabriela Hebling ficou em 3º lugar (9,20% dos votos), Rízia Cerqueira ficou em 4º lugar (8,66% dos votos), Hana Khalil ficou em 5º lugar (8,47% dos votos), Alan Possamai ficou em 6º lugar (8,32% dos votos), Isabella Cecchi ficou em 7º lugar (7,36% dos votos), Hariany Almeida ficou em 8º lugar (6,87% dos votos), Diego Wantowsky ficou em 9º lugar (6,10% dos votos), Carol Peixinho ficou em 10º lugar (5,69% dos votos), Maycon Santos ficou em 11º lugar (5,15% dos votos), Tereza Souza ficou em 12º lugar (3,89% dos votos), Vanderson Brito ficou em 13º lugar (3,84% dos votos) e Vinicius Póvoa ficou em 14º lugar (3,73% dos votos). Assim o participante Vinicius Póvoa acabou sendo eliminado da competição, por ter tido o menor índice de votos do público. O super paredão com a participação de quatorze participantes, se tornou o paredão com o maior número de participantes na história do reality show.    
 Na oitava semana da competição, mais especificamente no dia 7 de março de 2019, foi anunciado que haveria um paredão quádruplo, onde um(a) participante seria eliminado(a) da competição. Este paredão seria formado com a indicação ao paredão de um(a) participante por meio do Big Fone, o(a) outro(a) participante seria indicado(a) ao paredão pela líder da semana (Rízia Cerqueira) e os(as) outros(as) dois(duas) participantes indicados(as) ao paredão, seriam os(as) dois(duas) mais votados(as), em uma uma votação a ser feita entre os participantes da casa. No paredão quádruplo, os(as) dois(duas) participantes que tivessem os maiores índices de votos do público seriam salvos(as). Por outro lado, os(as) dois(duas) participantes que tivessem os menores índices de votos do público, iriam para a berlinda, onde então disputariam a permanência no reality show, através de uma votação entre os participantes da casa, na qual o(a) participante mais votado(a) seria eliminado(a) da competição. Caso houvesse um empate nos votos entre os participantes da casa, o critério de desempate seria o índice de votos do público, na qual o(a) participante que tivesse o menor índice de votos do público no paredão quádruplo, seria então eliminado(a) da competição.   
 No dia 10 de março de 2019, foi então formado o paredão quádruplo. Carolina Peixinho (Carol Peixinho) foi indicada ao paredão pelo participante Danrley Ferreira, que atendeu o Big Fone, Tereza Souza foi indicada ao paredão pela líder Rízia Cerqueira e os participantes Hariany Almeida e Alan Possamai foram os outros dois indicados ao paredão, por terem sido os mais votados, em uma votação realizada entre os participantes da casa.   
 No dia 12 de março de 2019, foi anunciado a votação do público no paredão quádruplo. Carol Peixinho e Alan Possamai foram salvos, por terem obtido os maiores índices de votos do público (37,05% e 29,17%  dos votos respectivamente). Hariany Almeida e Tereza Souza obtiveram os menores índices de votos do público (27,55% e 6,23% dos votos respectivamente) e assim as duas participantes foram para a berlinda, na qual uma delas seria eliminada da competição. A decisão de eliminar uma das participantes, seria feita através de uma votação entre os participantes da casa. Se houver um empate na votação, Hariany Almeida seria salva, por ter tido um maior índice de votos do público (27,55% dos votos), enquanto a sua companheira de confinamento Tereza Souza seria eliminada da competição, por ter tido um menor índice de votos do público (6,23% dos votos). No mesmo dia (12 de março de 2019), foi realizada a votação entre os participantes da casa, para decidir qual a participante seria salva e qual a participante seria eliminada, onde Hariany e Tereza não puderam participar da votação, por estarem na berlinda. A participante Tereza Souza recebeu cinco votos para ser eliminada e a participante Hariany Almeida recebeu três votos para ser eliminada. Assim Tereza Souza foi eliminada da competição por receber mais votos dos participantes da casa. Foi a primeira vez na história do reality show, que uma participante foi eliminada da competição, por decisão dos próprios participantes da casa.   
 Vanderson Brito foi confirmado como um dos participantes oficiais do Big Brother Brasil 19, no dia 9 de janeiro de 2019, junto com os demais participantes que também foram confirmados nesta data. No dia seguinte (10 de janeiro de 2019), Vanderson foi acusado de agressão física e psicológica por uma ex-namorada, Maíra Menezes, através das redes sociais e em entrevistas. O caso teria acontecido cerca de dez anos antes do biólogo e coordenador educacional indígena ter se tornado um participante oficial do Big Brother Brasil, na qual o namoro entre Vanderson e Maíra teria durado cerca de um ano. Contudo Vanda Brito (irmã do biólogo e coordenador educacional indígena) contestou os relatos feitos pela ex-namorada Maíra, dizendo que as suas acusações eram falsas e que a família iria processá-la por calúnia e difamação.  Poucos dias depois, mais especificamente um dia antes de Vanderson entrar no confinamento do Big Brother Brasil, outras três mulheres foram à DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Rio Branco (capital do estado do Acre), a fim de registrar boletins de ocorrência contra o participante do Big Brother Brasil 19. Nos três boletins de ocorrência diferentes contra o participante acreano, havia uma primeira denúncia referente ao delito de estupro, uma segunda denúncia referente à violência doméstica com lesão corporal e uma terceira denúncia referente à importunação ofensiva ao pudor. Após as denúncias serem feitas, foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso.  Na manhã do dia 23 de janeiro de 2019, o biólogo e coordenador educacional indígena estava confinado na casa do Big Brother Brasil há alguns dias, no momento então que a delegada Rita Salim, titular da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, foi nos Estúdios Globo. A delegada Rita Salim entregou uma intimação a Vanderson, para prestar depoimento no inquérito policial instaurado, após denúncias feitas contra o participante do Big Brother Brasil 19. Por ser obrigado judicialmente a ter que ir depor em inquérito policial, o participante acreano teve que sair do confinamento do Big Brother Brasil. De acordo com as regras do programa, caso um(a) participante tenha que sair da casa do Big Brother Brasil por algum motivo, passando assim a ter contato com o mundo exterior, este(a) participante fica impossibilitado(a) de retornar ao confinamento do reality show, na qual então este(a) participante é expulso(a) da competição. Assim na noite do mesmo dia (23 de agosto de 2019), na edição do programa Big Brother Brasil 19, o apresentador Tiago Leifert acabou anunciando a expulsão do participante Vanderson Brito da competição.   No dia seguinte (24 de janeiro de 2019), o biólogo e coordenador educacional indígena compareceu à DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Rio Branco, onde prestou depoimento para esclarecer as denúncias feitas pelas três mulheres que o acusaram de estupro, violência doméstica com lesão corporal e importunação ofensiva ao pudor. Acompanhado de seus advogados após prestar o depoimento, Vanderson deu uma entrevista para o Portal G1 na saída da Delegacia. Na entrevista, o biólogo e coordenador educacional indígena afirmou: "Não sou agressivo. Fui criado por quatro mulheres, três irmãs e minha mãe. A vivência com mulher é desde que nasci, trago isso para as relações, sejam de amizade ou amorosas. Isso é extremamente desconfortável porque tenho um histórico de vida, mas alguém pontua uma coisa e cria-se uma situação ou fragilidade emocional ou ego ferido e isso acaba ferindo a integridade do outro". Ainda na entrevista, Vanderson disse: "Sou carinhoso por natureza, abraço homens, mulheres, não tenho problemas com isso. Agora há uma questão que hoje tudo é sexualizado. Sexualiza um abraço, homem não pode beijar homem no rosto. Nunca tive problemas com alunos, ou na escola, nunca fui chamado a atenção". Por fim na entrevista, o biólogo e coordenador educacional indígena afirmou que foi pego de surpresa com a intimação e com a expulsão do reality show da TV Globo, onde ele relatou: "Foi uma surpresa extrema. Não fazia noção do que estava acontecendo. Fui acordado com a notícia de que teria que sair do programa, mas fui ter noção hoje (quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019) pela manhã, quando me contaram quais eram as acusações. Tudo era muito superficial e agressivo, principalmente nas redes sociais".  No dia seguinte (25 de janeiro de 2019), após Vanderson ter prestado depoimento na Delegacia, a primeira denúncia referente ao delito de estupro, na qual foi feita pela primeira mulher, acabou sendo arquivada pela Polícia Civil do Acre.  Em março de 2019, a Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito policial, na qual foi então encaminhado para o Ministério Público do Acre. Com a conclusão do inquérito policial, o biólogo e coordenador educacional indígena foi indiciado por lesão corporal leve, por causa da segunda denúncia referente à violência doméstica com lesão corporal, na qual foi feita pela segunda mulher. Em relação a terceira denúncia referente à importunação ofensiva ao pudor, na qual foi feita pela terceira mulher, foi assinado um termo circunstanciado e encaminhado ao Poder Judiciário.   Em agosto de 2019, o Ministério Público  do Acre arquivou o processo de lesão corporal leve (que foi gerado pela segunda denúncia, na qual foi feita pela segunda mulher), devido à falta de provas. A terceira denúncia referente à importunação ofensiva ao pudor, na qual foi feita pela terceira mulher, acabou também sendo arquivada. Assim Vanderson Brito acabou sendo inocentado das três acusações que sofreu das três mulheres.  
 Hariany Almeida foi uma participante desta edição do Big Brother Brasil que foi longe na competição. A participante goiana chegou a ser indicada em cinco paredões, mas acabou sendo salva pelos votos dos participantes da casa (em um paredão) e também pelos votos do público (em quatro paredões).   Na reta final do reality show, mais especificamente na noite do dia 7 de abril de 2019, quando havia então restado na competição, cinco participantes na casa do Big Brother Brasil (Alan Possamai, Carolina Peixinho, Hariany Almeida, Paula von Sperling e Rízia Cerqueira), houve a realização da prova do líder (a penúltima da edição do Big Brother Brasil 19). Os cinco participantes que estavam então na competição disputaram a prova do líder, que acabou sendo vencida pelo participante catarinense. Desta forma, o participante catarinense conquistou a penúltima liderança da temporada. Logo em seguida, ainda na noite do dia 7 de abril de 2019, houve a formação do penúltimo paredão do reality show. O líder Alan Possamai indicou a participante Paula von Sperling, que acabou assim sendo a primeira indicada ao paredão. Depois ocorreu a votação entre os participantes da casa, onde a participante Rízia Cerqueira foi a mais votada (recebeu três votos) e assim acabou sendo a segunda indicada ao paredão.   Na noite do dia 9 de abril de 2019, foi anunciado a votação do público no paredão duplo, na qual a participante alagoana teve 61,66% dos votos e a participante mineira teve 38,34% dos votos. Assim a participante Rízia Cerqueira acabou sendo eliminada da competição.  Depois da eliminação de mais uma participante no programa, ainda na noite do dia 9 de abril de 2019, ocorreriam outros dois momentos decisivos na competição do Big Brother Brasil 19. Primeiramente seria realizada a prova do líder (a última da edição do Big Brother Brasil 19) e logo em seguida, haveria a formação do último paredão do reality show, com a indicação de dois(duas) participantes (paredão duplo). A prova do líder foi disputada pelos quatro participantes que estavam então na competição (Alan Possamai, Carolina Peixinho, Hariany Almeida e Paula von Sperling), na qual o participante catarinense venceu a prova. Alan conquistou a última liderança da temporada e ganhou como prêmio um Fiat Cronos (automóvel) e também uma vaga na final do reality show, tornando-se então o primeiro finalista do Big Brother Brasil 19.  Depois de realizada a prova do líder, ocorreu então a formação do paredão. O líder Alan Possamai teria então que indicar uma das três participantes (Carolina, Hariany ou Paula) para o paredão, na qual acabou indicando a participante mineira. Com a indicação de Paula, a participante baiana e a participante goiana não puderam votar. A participante mineira teria então que indicar, através do seu voto, uma das duas participantes (Carolina ou Hariany) que iria junto com ela disputar o paredão. Paula acabou votando na participante baiana, formando assim o último paredão do reality show. Sendo salva na votação entre os participantes da casa, de ser indicada ao paredão, Hariany tornou-se a segunda finalista do Big Brother Brasil 19. A disputa através dos votos do público, no paredão duplo entre Paula e Carolina, sairia então com uma das participantes sendo salva, tornando-se assim a terceira finalista do Big Brother Brasil 19, enquanto a outra participante acabaria sendo eliminada da competição. Portanto, três participantes estariam na final da edição do Big Brother Brasil 19.  Curiosamente, ocorreu dois fatos semelhantes na reta final do reality show. Um dos fatos é que nesta edição do Big Brother Brasil, a penúltima e a última disputa da prova do líder foi vencida pelo participante catarinense. Assim o participante Alan Possamai conquistou a penúltima e última liderança da temporada. O outro fato é que o participante catarinense como líder acabou indicando a participante mineira na formação do penúltimo e do último paredão do reality show.  No penúltimo dia do programa, mais especificamente na madrugada do dia 11 de abril de 2019, ocorreu a última festa no confinamento do Big Brother Brasil, em que participaram Alan, Carolina, Hariany e Paula (os quatro participantes que estavam então na competição). Na festa, a participante goiana e a participante mineira tiveram uma briga intensa, onde as duas companheiras de confinamento discutiram de maneira áspera uma com a outra. A confusão começou quando as duas participantes estavam se arrumando em um dos banheiros da casa do Big Brother Brasil. Hariany notou algo estranho em Paula e em seguida, ela perguntou a participante mineira: "O que houve que você está toda séria?" Paula desconversou e jogou água no rosto da participante goiana e logo depois, ela saiu do banheiro rindo. Em seguida, Hariany comentou: "Gosto muito de você, mas às vezes você fala umas coisas sem noção. Você não tem medo de magoar as pessoas". Em resposta, a participante mineira gritou duas vezes: "Cala a boca". A participante goiana ficou irritada e foi até um dos quartos da casa do Big Brother Brasil para conversar com Paula. Ao entrar no dormitório, Hariany encontrou a participante mineira sentada em uma cama. Logo depois, a participante goiana decidiu sentar na mesma cama, ficando ao lado da sua companheira de confinamento. Além disto, logo assim que Hariany entrou no quarto, ela questionou Paula: "Está mandando eu calar a boca por quê? O que está rolando?" Em resposta, a participante mineira se limitou a rir. Em seguida, a participante goiana disse: "Eu vou falar a real. Às vezes você fala umas coisas e não mede as palavras. A gente está sendo filmado. Machuca as pessoas. Quando eu sair daqui, vou falar tudo pra você, que você já me magoou". Logo depois, Paula pediu para que ela falasse naquele momento, mas Hariany se recusou. Em seguida, a participante goiana afirmou: "Vou falar depois porque sou sua amiga de verdade". Logo depois, a participante mineira pediu para Hariany não se importar com o público que estava assistindo. Em seguida, Paula disse: "Se está querendo falar alguma coisa, fala. Eu não me importo com dinheiro e com quem está vendo. Não me importo com nada nesta vida. Sempre fui eu e minha família ou eu e Pippa (a sua porca de estimação). Se não está querendo falar nada agora, fala depois". Neste momento, a participante goiana pediu que a participante mineira ficasse calma e se explicou: "Não estou falando nessa agressividade, não". Logo depois, Paula disse: "Se está achando que te machuquei, fala". Em seguida, Hariany deu um aviso a participante mineira: "Você fala coisas na zoeira, que para você, pode não parecer que não é grave. Para quem escuta, às vezes é. Depois eu vou te falar". Logo depois, Paula disse: "Não sei se eu te amo, se você é minha amiga. Não sei". Enquanto isto, Carolina decidiu sair da festa e foi em direção ao quarto em que estavam as duas participantes. A participante baiana chegou ao dormitório e em seguida, abriu a porta do quarto e depois ela ficou observando o momento final da discussão entre a participante goiana e a participante mineira. Enquanto isto, Hariany ficou chateada com o desentendimento com Paula e resolveu sair do dormitório. Logo depois, a participante goiana decidiu em voltar para a festa. No caminho em direção a festa, ao passar pela sala, Hariany disse: "Ignorante velho". Enquanto isto, Carolina resolveu entrar no dormitório e depois passou a conversar com a participante mineira. A participante baiana questionou Paula sobre o que tinha acontecido (na discussão com a participante goiana), porém ela garantiu que não sabia. Em seguida, a participante mineira afirmou: "Eu não sei o que é amizade. Nunca tive amiga na vida para medir minhas palavras. Por que ela vem aqui me dizer o que estava sentindo se não vai me falar?" Enquanto isto, Hariany chegou à área externa da casa do Big Brother Brasil (local onde ocorria a festa), onde ela ficou pouco tempo. A participante goiana encontrou Alan sozinho na festa e instantes depois, ela disse em voz alta: "Vou ter que voltar". Logo depois, Hariany voltou ao quarto e em seguida, ela gritou: "Se eu sou amiga da pessoa e estou falando que vou falar depois, eu vou falar depois! Larga de ser ridícula". Ao escutar os gritos da participante goiana, Paula começou a rir, o que pode ter irritado Hariany ainda mais. Logo depois, a participante mineira levantou da cama (onde estava sentada) e em seguida, ela correu para abraçar a participante goiana, mas recebeu um empurrão que a fez cair no chão. Ao ver a cena, Carolina tentou apaziguar o conflito entre Hariany e Paula, onde ela pediu: "Parem vocês duas." Logo depois, a participante goiana e a participante baiana se aproximaram de Paula que estava caída no chão, onde neste momento, Hariany fez um comentário dirigido a participante mineira. Neste comentário, a participante goiana disse: "Tô falando sério! Eu amo ela, mas ela me tira a paciência! Para de ser assim! Você não quer me entender." A briga entre Hariany e Paula, que acabou resultando no empurrão que a participante goiana deu na participante mineira, derrubando-a no chão, desencadearam um movimento nas redes sociais pedindo a expulsão da participante Hariany Almeida.    Pouco tempo depois, a produção do reality show passou a analisar as imagens da confusão entre Hariany e Paula, na qual concluiu de que houve uma agressão física no momento em que a participante goiana empurra a participante mineira fazendo a cair no chão. De acordo com as regras do programa, caso um(a) participante agredir fisicamente o(a) outro(a) participante, então este(a) participante que praticou a agressão física é expulso(a) da competição. Na tarde do mesmo dia (11 de abril de 2019), Hariany Almeida foi expulsa da competição, um dia antes antes da final do reality show (que seria então realizada no dia 12 de abril de 2019), na qual ela era uma das finalistas da edição do Big Brother Brasil 19.  
 Carolina foi a recordista de paredões: 6 no total.
 Hariany foi a participante mais votada na casa: 23 votos.
 Gustavo foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 78,94% dos votos.
 Nessa edição houve um intercâmbio com o Grande Fratello Italia 15: O participante e campeão da edição Alberto Mezzetti veio ao BBB19.
 Tereza foi a participante com a vigésima primeira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,91% dos votos no quinto paredão contra Maycon e Rodrigo.
 Hariany foi a participante com a vigésima segunda menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,92% dos votos no décimo paredão contra Carolina e Rodrigo.
 O terceiro paredão da edição, disputado por Hana, Hariany e Rízia, foi o mais acirrado de todos os paredões triplos eliminatórios, com apenas 0,48% de diferença entre Hana e Hariany.
 O oitavo paredão da edição, disputado por Carolina, Danrley e Paula, teve a décima oitava maior votação da história do programa, com 150 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20, o décimo segundo paredão do BBB20, o quarto paredão do BBB21, o décimo sétimo paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB20, o nono paredão dessa mesma edição, o terceiro paredão do BBB21, o décimo primeiro paredão do BBB20 e a final do BBB10.
 O nono paredão da edição, disputado por Carolina, Elana e Paula, teve a maior votação da história do programa e de todos os reality shows do mundo até então, com 202 milhões de votos, recorde que foi mantido até o Big Brother Brasil 20 superá-lo.
 A quarta prova de resistência da edição, conquistada por Paula, foi a quinta mais longa na história do programa, com a duração de  e .
 Paula foi a primeira participante a vencer três provas de resistência em uma edição na história do programa.
 Essa foi a primeira edição do programa em que houve duas expulsões: Vanderson foi expulso na segunda semana após ter sido intimado a depor sobre as denúncias feitas contra ele fora da casa por agressão, e Hariany foi expulsa na décima terceira semana após cometer ato de agressão física. 
 Tereza foi a participante mais velha da edição, com 52 anos.
 Danrley foi o participante mais novo da edição, com 19 anos.
 O programa da final foi transmitido em uma sexta-feira, diferente de todas as outras edições em que o BBB termina em uma terça-feira ou em uma quinta-feira.
 Hariany Almeida participaria da décima primeira temporada do reality show A Fazenda no mesmo ano de 2019, sendo a vice-campeã da competição.
 Hana Khalil participaria da quinta temporada do reality show De Férias com o Ex Brasil (De Férias com o Ex Brasil: Celebs) no mesmo ano de 2019, como participante original.
 Carolina Peixinho participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 10ª eliminada da competição.
 Elana Valenária participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo a 12ª eliminada da competição.

 O participante Vanderson foi expulso na segunda semana do programa. 
 A participante Hariany foi expulsa na décima terceira semana do programa.    

 Big Brother Brasil 20 

 Esta edição contou com 20 participantes (sendo mais 2 da "Casa de Vidro" que não foram escolhidos para entrar), três a mais que a edição anterior. Empatando com o BBB14, e posteriormente sendo igualada pelo BBB 21, como as edições com o maior número de participantes oficiais (que entraram na casa), sendo todas superadas pelo BBB22, que contou com 22 participantes oficiais.
 Thelma Assis, de São Paulo, foi a vencedora com 44,10% dos votos na final, superando Rafa Kalimann (34,81%) e Manu Gavassi (21,09%). Esta foi a quarta final apenas com mulheres. As anteriores foram BBB14 (Angela, Clara e Vanessa), BBB16 ( e Munik) e BBB17 (Emilly, Ieda e Vivian). Thelma foi a quinta mulher a vencer o programa de forma consecutiva, precedida por Munik Nunes, do BBB16, Emilly Araújo, do BBB17, Gleici Damasceno, do BBB18, e Paula von Sperling, do BBB19.
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro". Desta vez, quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) competiram por duas vagas para entrar no jogo.  ganhou a última vaga das mulheres do programa após vencer uma disputa popular contra Renata Dornelles, e Daniel Lenhardt ganhou a última vaga dos homens do programa após vencer uma disputa popular contra Daniel Caon. Logo após o resultado, Ivy e Daniel entraram no BBB20.
 Foi a primeira vez na história do programa em que famosos de diversas atuações e já conhecidos pela mídia e pelo público entraram como participantes do programa.
 Babu foi o recordista de paredões: 10 no total; foi o participante que enfrentou mais paredões na história do reality, superando Ana Carolina Madeira do BBB9 e Marcelo Zagonel do BBB14, que enfrentaram 7 paredões no total. Também foi o participante mais votado na casa: 42 votos; este é o recorde em toda a história do programa.
  foi o participante com a maior porcentagem de eliminação: 85,22% dos votos.
 Babu foi o participante com a terceira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,44% dos votos no segundo paredão contra Hadson, Petrix e Pyong.
 Babu foi o participante com a quarta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,47% dos votos no décimo terceiro paredão contra Flayslane e Thelma.
Rafa foi a participante com a sexta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,59% dos votos no oitavo paredão contra Babu e Pyong.
 Gizelly foi a participante com a oitava menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,64% dos votos no sexto paredão contra Guilherme e Pyong.
 Pyong foi o participante com a nona menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,66% dos votos no segundo paredão contra Babu, Hadson e Petrix.
 Mari foi a participante com a décima primeira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,76% dos votos no décimo paredão contra Felipe e Manu.
 Babu foi o participante com a décima terceira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,06% dos votos no décimo segundo paredão contra Flayslane e Marcela.
 Babu foi o participante com a décima quinta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,30% dos votos no quarto paredão contra Lucas e .
 O sexto paredão da edição, disputado por Gizelly, Guilherme e Pyong, teve a maior votação da história do programa e de todos os reality shows do mundo até então, com 416 milhões de votos, recorde que foi mantido até o décimo paredão dessa mesma edição superá-lo.
 O oitavo paredão da edição, disputado por Babu, Pyong e Rafa, teve a nona maior votação da história do programa, com 385 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição e o décimo quarto paredão do BBB21. Essa votação também entrou para a história do BBB com o recorde de 1.479.000 votos por minuto, número que foi superado no oitavo paredão da edição seguinte.
 O décimo paredão da edição, disputado por Felipe, Manu e Mari, teve a maior votação da história do programa e de todos os reality shows do mundo, com exatos 1.532.944.337 bilhões de votos.
 O décimo primeiro paredão da edição, disputado por Babu, Gabi e Thelma, teve a décima sétima maior votação da história do programa, com 155 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo, o décimo sexto, o décimo segundo dessa mesma edição, o quarto paredão do BBB21, o décimo sétimo e o décimo quarto paredão dessa mesma edição, o nono paredão do BBB19 e o terceiro paredão do BBB21.
 O décimo segundo paredão da edição, disputado por Babu, Flayslane e Marcela, teve a décima primeira maior votação da história do programa, com 295 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo e o décimo sexto paredão dessa mesma edição.
 O décimo quarto paredão da edição, disputado por Babu, Gizelly e Mari, teve a décima quarto maior votação da história do programa, com 230 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo, o décimo sexto e o décimo segundo dessa mesma edição, o quarto paredão do BBB21 e o décimo sétimo paredão dessa mesma edição.
 O décimo sexto paredão da edição, disputado por Babu, Manu e Mari, teve a décima maior votação da história do programa, com 359 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição, o décimo quarto paredão do BBB21 e o oitavo dessa mesma edição.
 O décimo sétimo paredão da edição, disputado por Babu, Rafa e Thelma, teve a décima terceira maior votação da história do programa, perdendo apenas para o décimo dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB21, a final do BBB21, o sétimo paredão do BBB21, o décimo sexto paredão do BBB21, o nono paredão do BBB21, o sexto paredão dessa mesma edição, o décimo quarto paredão do BBB21, o oitavo, o décimo sexto e o décimo segundo dessa mesma edição e o quarto paredão do BBB21.
 A primeira prova de resistência da edição, conquistada por Thelma, foi a quarta mais longa na história do programa, com a duração de  e .
 Babu foi o participante mais velho da edição, com 40 anos.
 Daniel foi o participante mais novo da edição, com 22 anos.
 Babu Santana será um dos apresentadores do Trace Trends, do Multishow.
 O programa da final foi transmitido em uma segunda-feira, diferente de todas as outras edições em que o BBB termina em uma terça-feira ou em uma quinta-feira.
 Pyong Lee participaria da primeira temporada do talent show Bake Off Celebridades em 2021, que é uma versão com famosos do talent show de culinária Bake Off Brasil: Mão na Massa, sendo o 3º colocado da competição. Ainda no mesmo ano de 2021, Pyong participaria do reality show Ilha Record, sendo o vice-campeão da competição.                     
 Lucas Chumbo participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o 4º eliminado da competição.
 Guilherme Napolitano participaria da quinta temporada do reality show No Limite em 2021, sendo o 8º eliminado da competição. Em 2022, Guilherme participaria da segunda temporada do talent show Bake Off Celebridades, que é uma versão com famosos do talent show de culinária Bake Off Brasil: Mão na Massa, sendo o 1º eliminado da competição.
 Gizelly Bicalho participaria da terceira temporada do reality show A Ilha dos Famosos em 2021, que é apresentado pelo youtuber Lucas Rangel, sendo a 4ª colocada da competição.

 Big Brother Brasil 21 

 Esta edição contou com 20 participantes, mesmo número que a edição anterior. Empatando com o BBB14 e o BBB20, como as edições com o maior número de participantes oficiais (que entraram na casa), sendo todas superadas pelo BBB22, que contou com 22 participantes oficiais.
 Juliette Freire, da Paraíba, foi a vencedora com 90,15% dos votos na final, superando Camilla de Lucas (5,23%) e Fiuk (4,62%). Juliette foi a sexta mulher a vencer o programa de forma consecutiva, precedida por Munik Nunes, do BBB16, Emilly Araújo, do BBB17, Gleici Damasceno, do BBB18, Paula von Sperling, do BBB19 e Thelma Assis, do BBB20.
 Foi a segunda vez na história do programa em que famosos de diversas atuações e já conhecidos pela mídia e pelo público entraram como participantes do programa.
 Lucas desistiu do programa na segunda semana. É o sexto participante a desistir do programa voluntariamente depois de Dilson no BBB3, Leonardo no BBB9, Bambam no BBB13, Tamires no BBB15 e Alan no BBB16.
 Gilberto foi o recordista de paredões: 7 no total, empatando com Ana Carolina do BBB9 e Marcelo do BBB14 no segundo maior número de paredões enfrentados na história do programa, superados apenas por Babu do BBB20.
 Arthur foi o participante mais votado na casa: 35 votos.
 Karol foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 99,17% dos votos.
 Nego Di foi o participante com a segunda maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, com 98,76% dos votos, no paredão triplo contra Fiuk e Sarah. Ele superou a participante Aline dos Santos do BBB5, que foi eliminada da competição com 95% dos votos do público, no paredão duplo contra Grazielli Massafera. 
 Karol foi a participante com a maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, 99,17% dos votos, no paredão triplo contra Arthur e Gilberto. Ela superou o participante Nego Di dessa mesma edição, que foi eliminado da competição com 98,76% dos votos do público, no paredão triplo contra Fiuk e Sarah. 
 Viih foi a participante com a terceira maior porcentagem de eliminação em um paredão da história do programa, com 96,69% dos votos, no paredão triplo contra Fiuk e Gilberto.
 Gilberto foi o participante com a menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório na história do programa, com 0,29% dos votos no quarto paredão contra Arthur e Karol.
 Sarah foi a participante com a segunda menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,37% dos votos no terceiro paredão contra Fiuk e .
 Arthur foi o participante com a quinta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,54% dos votos no quarto paredão contra Gilberto e Karol.
 Gilberto foi o participante com a décima menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,71 dos votos no décimo terceiro paredão contra Fiuk e Viih.
 Fiuk foi o participante com a décima segunda menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,87% dos votos no terceiro paredão contra  e Sarah.
 Juliette foi a participante com a décima terceira menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,24% dos votos no oitavo paredão contra Rodolffo e Sarah.
 Pocah foi a participante com a décima quinta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,39% dos votos no sexto paredão contra Projota e Thaís.
 Juliette foi a participante com a décima sexta menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,48% dos votos no décimo sexto paredão contra Camilla e Gilberto.
 Arthur foi o participante com a décima sétima menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,62% dos votos no quinto paredão contra Lumena e Projota.
 Gilberto foi o participante com a décima oitava menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,79% dos votos no décimo primeiro paredão contra Caio e Fiuk.
 Fiuk foi o participante com a décima nona menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,83% dos votos no décimo paredão contra Arthur e Thaís.
 Gilberto foi o participante com a vigésima menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 1,88% dos votos no segundo paredão contra Arcrebiano e Juliette.
 O terceiro paredão da edição, disputado por Fiuk, Nego Di e Sarah, teve a décima sexta maior votação da história do programa, com 169 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão, a final, o sétimo, o décimo sexto e o nono paredão dessa mesma edição, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20, o décimo segundo paredão do BBB20, o quarto paredão dessa mesma edição, o décimo sétimo paredão do BBB20, o décimo quarto paredão do BBB20 e o nono paredão do BBB19.
 O quarto paredão da edição, disputado por Arthur, Gilberto e Karol, teve a décima segunda maior votação da história do programa, com 285 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão, a final, o sétimo, o décimo sexto e o nono paredão dessa mesma edição, o sexto paredão do BBB20, o décimo quarto paredão dessa mesma edição, o oitavo paredão do BBB20, o décimo sexto paredão do BBB20 e o décimo segundo paredão do BBB20.
 O sétimo paredão da edição, disputado por Carla, Fiuk e Rodolffo, teve a quarta maior votação da história do programa, com 535 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão e a final dessa mesma edição. Essa votação também entrou para a história do BBB com o recorde de 2.988.000 votos por minuto, número que foi superado no décimo quarto paredão dessa mesma edição.
 O oitavo paredão da edição, disputado por Juliette, Rodolffo e Sarah, teve a segunda maior votação da história do programa, com 654 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20.
 O nono paredão da edição, disputado por Caio, Gilberto e Rodolffo, teve a sexta maior votação da história do programa, com 416 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão, a final, o sétimo e o décimo sexto paredão dessa mesma edição.
 O décimo quarto paredão da edição, disputado por Arthur, Camilla e Pocah, teve a oitava maior votação da história do programa, com 414 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão, a final, o sétimo, o décimo sexto e o nono paredão dessa mesma edição e o sexto paredão do BBB20, além de deter o recorde de paredão com a maior quantidade de votos por minuto, com 3.600.000 votos.
 O décimo sexto paredão da edição, disputado por Camilla, Gilberto e Juliette, teve a quinta maior votação da história do programa, com 527 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20, o oitavo paredão, a final o sétimo paredão dessa mesma edição.
 João Luiz Pedrosa será um dos apresentadores do Trace Trends, do Multishow.
 Karol foi a participante mais velha da edição, com 35 anos.
 Viih foi a participante mais nova da edição, com 20 anos, sendo ela a primeira participante nascida nos anos 2000.
 A final teve a terceira maior votação da história do programa, com 633 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20 e o oitavo paredão dessa mesma edição.
 Fiuk participou da quarta temporada do talent show Show dos Famosos, um quadro exibido pelo programa Domingão com Huck, no mesmo ano de 2021.
 Arcrebiano Araújo (Bil Araújo) participou da quinta temporada do reality show No Limite no mesmo ano de 2021, sendo o 5º eliminado da competição. Ainda no mesmo ano de 2021, Bil Araújo participou da décima terceira temporada do reality show A Fazenda, sendo o vice-campeão da competição.
 Kerline Cardoso participaria da décima quarta temporada do reality show A Fazenda em 2022, sendo a 10ª eliminada da competição.

 O participante Lucas desistiu na segunda semana do programa.

 Big Brother Brasil 22 

 Esta edição contou com 22 participantes, dois a mais que a edição anterior, sendo a edição com o maior número de participantes oficiais (que entraram na casa) até o momento.
 Arthur Aguiar, do Rio de Janeiro, foi o vencedor com 68,96% dos votos na final, superando Paulo André Camilo (29,91%) e Douglas Silva (1,13%). Foi a primeira edição da história do programa a ter uma final formada apenas por homens, e a primeira temporada desde 2015 a ter um homem como vencedor. A última vez em que uma edição foi vencida por um homem foi no BBB15, com a vitória de Cézar Lima.
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro", mas dentro da casa na parte externa, como no Big Brother Brasil 9. Desta vez, dois candidatos (um homem e uma mulher) competiram juntos por duas vagas para entrar no jogo. Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo ganharam as duas vagas do programa após vencerem uma disputa popular para entrar ou não na casa. Logo após o resultado, Larissa e Gustavo entraram no BBB22.
 Foi a terceira vez na história do programa em que famosos de diversas atuações e já conhecidos pela mídia e pelo público entraram como participantes do programa.
 Linn foi a segunda participante travesti da história do programa.
 Maria foi expulsa na quarta semana, devido a uma agressão física em outra participante, durante o Jogo da Discórdia, realizado na noite anterior de sua expulsão.
 Tiago desistiu do programa na sexta semana, ao apertar o Botão da Desistência.
 Laís foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 91,25% dos votos.
 Arthur, Douglas e Eliezer foram os recordistas de paredões: 6 no total (Arthur e Eliezer foram indicados a 7, mas um deles foi um paredão falso).
 Eliezer foi o participante mais votado na casa: 29 votos.
 O sétimo paredão da edição, disputado por Arthur, Jade e Jessilane, teve a terceira maior votação da história do programa, com 698 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20 e para a final dessa mesma edição.
 A final da edição, disputada entre Arthur, Douglas e Paulo André, teve a segunda maior votação da história do programa, com 751 milhões de votos, perdendo apenas para o décimo paredão do BBB20. 
 Rodrigo foi o participante mais velho da edição, com 36 anos.
 Jade foi a participante mais nova da edição, com 20 anos.
 Eliezer do Carmo e Natália Deodato participariam da terceira temporada do talent show Bake Off Celebridades, que é uma versão com famosos do talent show de culinária Bake Off Brasil: Mão na Massa, em 2023.

 A participante Maria foi expulsa na quarta semana do programa, após agredir outra participante, durante o Jogo da Discórdia.
 O participante Tiago desistiu na sexta semana do programa, após apertar o Botão da Desistência.

 Big Brother Brasil 23 

 Esta edição contou com 22 participantes (sendo mais 2 da "Casa de Vidro" que não foram escolhidos para entrar), mesmo número que a edição anterior, sendo a edição com o maior número de participantes oficiais (que entraram na casa) até o momento, e a primeira a comportar 22 pessoas juntas na casa.
 Foi novamente usada a "Casa de Vidro". Desta vez, quatro candidatos (dois homens e duas mulheres) competiram por duas vagas para entrar no jogo. Paula Freitas ganhou a última vaga das mulheres do programa após vencer uma disputa popular contra Giovanna Leão, e Gabriel Tavares ganhou a última vaga dos homens do programa após vencer uma disputa popular contra Manoel Vicente. Logo após o resultado, Paula e Gabriel entraram no BBB23.
 Foi a quarta vez na história do programa em que famosos de diversas atuações e já conhecidos pela mídia e pelo público entraram como participantes do programa.
 A participante angolana Tina é a quarta estrangeira a participar do reality show. Os anteriores foram Sérgio Tavares do BBB1, Antonela Avellaneda do BBB4 e Kaysar Dadour do BBB18.
 Bruno desistiu do programa na quinta semana, ao apertar o Botão da Desistência.
 Pela primeira vez na história do reality, acontece uma expulsão dupla e ao vivo: Os participantes Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados na nona semana do programa após acusações de assédio contra a participante mexicana Dania Mendez, do "La casa de los famosos", durante a festa do líder.
 Cezar foi o participante com a sétima menor porcentagem de votos em um paredão eliminatório da história do programa, com 0,61% dos votos no segundo paredão contra Domitila e Gabriel.
 Paula foi a participante com a maior porcentagem de eliminação: 72,50% dos votos.
 Domitila é a recordista de paredões: 5 no total.
 Fred Nicácio é o participante mais votado na casa: 25 votos.
 Aline é a participante mais velha da edição, com 41 anos.
 Key é a participante mais nova da edição, com 23 anos.
 É a primeira edição desde o BBB20 a apresentar um paredão formado por apenas 2 participantes (Marília e Fred Nicácio) e com a primeira eliminação mais tardia da história, após 11 dias de programa.
 Na quinta semana, Cezar se tornou o sexto Líder da história a ter que cumprir o Castigo do Monstro (escolhido por Ricardo), após Newton Siqueira (escolhido por Ana Carolina Madeira, no BBB 9), Ana Carolina Madeira (escolhida por André Almeida, no BBB 9), Pedro Falcão (escolhido por Ieda Wobeto, no BBB 17), Elana Valenária (escolhida por Isabella Cecchi, no BBB 19) e Eliezer do Carmo (escolhido por Natália Deodato, no BBB 22).
 Cezar se tornou o primeiro participante da história do programa a receber menos de 1% dos votos para ser eliminado em três Paredões (0,61%, 0,83% e 0,76%, respectivamente), superando Babu Santana (BBB 20) e Gilberto Nogueira (BBB 21), que tiveram a marca em dois Paredões.

 O participante Bruno desistiu na quinta semana do programa, após apertar o Botão da Desistência.
 <small>Os participantes Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos na nona semana do reality após serem acusados de assediar a participante mexicana Dania Mendez, do "La casa de los famosos", durante a festa do líder.

Outras aparições 
Além de participarem do Big Brother Brasil, alguns dos participantes passaram a competir em outros reality ou talent shows.

Ligações externas